|-
|(58001)||2002 TX126|| align=right|15,2|| align=right|2,784|| align=right|0,028|| align=right|5,51|| align=right|4,644||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58002)||2002 TM175|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,122|| align=right|13,07|| align=right|4,542||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58003)||2002 TC180|| align=right|14,2|| align=right|2,573|| align=right|0,201|| align=right|11,66|| align=right|4,126||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58004)||2002 TG206|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,186|| align=right|5,51|| align=right|3,340||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58005)||2002 TR207|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,066|| align=right|10,29|| align=right|3,657||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58006)||2002 TD221|| align=right|16,3|| align=right|2,460|| align=right|0,137|| align=right|11,34|| align=right|3,858||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58007)||2002 TL234|| align=right|13,3|| align=right|3,052|| align=right|0,166|| align=right|13,93|| align=right|5,331||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58008)||2002 TW240|| align=right|12,0|| align=right|5,213|| align=right|0,043|| align=right|17,33|| align=right|11,91||JUT||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58009)||2002 TU262|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,092|| align=right|1,94|| align=right|3,658||MBA||10. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(58010)||2002 TB266|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,253|| align=right|5,27|| align=right|3,763||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58011)||2002 TW280|| align=right|14,4|| align=right|3,178|| align=right|0,079|| align=right|8,05|| align=right|5,665||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58012)||2002 TM290|| align=right|13,5|| align=right|3,050|| align=right|0,161|| align=right|13,89|| align=right|5,325||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58013)||2002 TP293|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,270|| align=right|5,15|| align=right|3,659||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58014)||2002 US28|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,117|| align=right|12,95|| align=right|4,102||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58015)||2002 UG29|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,226|| align=right|10,66|| align=right|4,309||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58016)||2002 UH29|| align=right|14,8|| align=right|2,720|| align=right|0,140|| align=right|9,31|| align=right|4,484||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58017)||2002 UC34|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,056|| align=right|15,94|| align=right|4,135||MBA||31. října 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58018)||2002 UX37|| align=right|15,0|| align=right|3,016|| align=right|0,060|| align=right|9,23|| align=right|5,237||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(58019)||2002 UV40|| align=right|15,7|| align=right|2,773|| align=right|0,078|| align=right|2,43|| align=right|4,618||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58020)||2002 VE17|| align=right|14,1|| align=right|3,078|| align=right|0,277|| align=right|13,19|| align=right|5,400||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58021)||2002 VD32|| align=right|15,5|| align=right|2,861|| align=right|0,030|| align=right|1,74|| align=right|4,839||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58022)||2002 VK36|| align=right|14,3|| align=right|2,436|| align=right|0,202|| align=right|12,48|| align=right|3,802||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58023)||2002 VR40|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,296|| align=right|11,52|| align=right|3,595||MBA||6. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58024)||2002 VC48|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,051|| align=right|10,65|| align=right|5,434||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58025)||2002 VW48|| align=right|16,0|| align=right|2,195|| align=right|0,079|| align=right|2,98|| align=right|3,251||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58026)||2002 VS55|| align=right|15,2|| align=right|2,204|| align=right|0,084|| align=right|3,10|| align=right|3,271||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58027)||2002 VH58|| align=right|14,5|| align=right|2,581|| align=right|0,219|| align=right|4,40|| align=right|4,145||MBA||6. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58028)||2002 VB63|| align=right|15,5|| align=right|2,728|| align=right|0,094|| align=right|5,90|| align=right|4,505||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58029)||2002 VH63|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,118|| align=right|7,68|| align=right|3,687||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58030)||2002 VU67|| align=right|14,8|| align=right|2,679|| align=right|0,068|| align=right|3,72|| align=right|4,384||MBA||8. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58031)||2002 VH82|| align=right|16,3|| align=right|2,295|| align=right|0,145|| align=right|4,18|| align=right|3,475||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58032)||2002 VA86|| align=right|13,6|| align=right|3,128|| align=right|0,047|| align=right|12,92|| align=right|5,532||MBA||8. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58033)||2002 VB88|| align=right|14,4|| align=right|2,714|| align=right|0,085|| align=right|11,29|| align=right|4,470||MBA||8. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58034)||2002 VS101|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,107|| align=right|3,95|| align=right|4,133||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58035)||2002 VK107|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,124|| align=right|4,22|| align=right|3,405||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58036)||2002 VO108|| align=right|14,0|| align=right|2,912|| align=right|0,076|| align=right|13,47|| align=right|4,970||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58037)||2002 VL109|| align=right|16,0|| align=right|3,152|| align=right|0,183|| align=right|6,14|| align=right|5,595||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58038)||2002 VJ110|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,153|| align=right|2,62|| align=right|3,668||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58039)||2002 VC113|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,165|| align=right|0,93|| align=right|3,778||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(58040)||2002 VU122|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,146|| align=right|7,13|| align=right|4,186||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(58041)||2002 VU127|| align=right|13,1|| align=right|3,119|| align=right|0,091|| align=right|18,24|| align=right|5,508||MBA||14. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58042)||2002 VV127|| align=right|13,1|| align=right|2,651|| align=right|0,126|| align=right|14,07|| align=right|4,315||MBA||14. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58043)||2002 VJ128|| align=right|16,0|| align=right|3,029|| align=right|0,115|| align=right|1,80|| align=right|5,272||MBA||14. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58044)||2002 WF|| align=right|13,3|| align=right|3,127|| align=right|0,351|| align=right|15,81|| align=right|5,529||MBA||17. listopadu 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(58045)||2002 WY16|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,168|| align=right|13,66|| align=right|4,279||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58046)||2002 XA14|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,296|| align=right|21,28|| align=right|3,476||MBA||1. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58047)||2002 XY21|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,190|| align=right|3,79|| align=right|4,581||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58048)||2002 XJ78|| align=right|15,1|| align=right|2,215|| align=right|0,119|| align=right|8,19|| align=right|3,297||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58049)||2002 XY86|| align=right|16,7|| align=right|2,344|| align=right|0,046|| align=right|6,31|| align=right|3,588||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58050)||2002 YA|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,375|| align=right|28,84|| align=right|4,245||MBA||18. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58051)||2002 YY2|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,120|| align=right|1,62|| align=right|3,678||MBA||28. prosince 2002||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(58052)||2003 AN1|| align=right|14,3|| align=right|3,076|| align=right|0,024|| align=right|10,03|| align=right|5,395||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(58053)||2003 AP5|| align=right|14,7|| align=right|2,304|| align=right|0,182|| align=right|6,36|| align=right|3,497||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(58054)||2003 AR5|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,131|| align=right|4,85|| align=right|4,111||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(58055)||2003 AH6|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,222|| align=right|7,23|| align=right|3,697||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(58056)||2003 AJ41|| align=right|16,6|| align=right|2,310|| align=right|0,122|| align=right|4,83|| align=right|3,511||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(58057)||2003 AG58|| align=right|15,0|| align=right|2,703|| align=right|0,196|| align=right|6,45|| align=right|4,443||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(58058)||2118 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,624|| align=right|0,143|| align=right|3,84|| align=right|4,250||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58059)||2690 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,584|| align=right|0,205|| align=right|4,72|| align=right|4,153||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58060)||2751 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,202|| align=right|0,207|| align=right|2,56|| align=right|5,729||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58061)||2769 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,106|| align=right|11,96|| align=right|4,039||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58062)||4034 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,163|| align=right|0,210|| align=right|4,42|| align=right|3,181||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58063)||6024 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,210|| align=right|0,129|| align=right|3,81|| align=right|5,752||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58064)||6220 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,575|| align=right|0,105|| align=right|2,30|| align=right|4,132||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58065)||6814 P-L|| align=right|15,0|| align=right|3,094|| align=right|0,125|| align=right|1,99|| align=right|5,441||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58066)||7579 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,677|| align=right|0,170|| align=right|6,41|| align=right|4,378||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58067)||2269 T-1|| align=right|16,0|| align=right|2,330|| align=right|0,124|| align=right|6,28|| align=right|3,556||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58068)||3143 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,156|| align=right|26,63|| align=right|4,081||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58069)||4310 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,741|| align=right|0,172|| align=right|13,95|| align=right|4,536||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58070)||1034 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,346|| align=right|0,303|| align=right|6,15|| align=right|3,593||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58071)||1308 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,097|| align=right|2,84|| align=right|4,583||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58072)||1476 T-2|| align=right|15,5|| align=right|3,134|| align=right|0,130|| align=right|10,75|| align=right|5,546||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58073)||1514 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,597|| align=right|0,051|| align=right|0,51|| align=right|4,185||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58074)||1612 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,572|| align=right|0,206|| align=right|9,88|| align=right|4,124||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58075)||2205 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,209|| align=right|0,145|| align=right|1,85|| align=right|5,749||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58076)||2208 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,115|| align=right|3,48|| align=right|3,490||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58077)||2209 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,777|| align=right|0,083|| align=right|2,93|| align=right|4,628||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58078)||3003 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,764|| align=right|0,134|| align=right|9,03|| align=right|4,595||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58079)||3244 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,789|| align=right|0,069|| align=right|3,95|| align=right|4,656||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58080)||4228 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,769|| align=right|0,028|| align=right|5,65|| align=right|4,606||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58081)||4817 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,078|| align=right|6,27|| align=right|3,477||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58082)||5072 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,742|| align=right|0,116|| align=right|14,83|| align=right|4,540||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58083)||5459 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,140|| align=right|6,45|| align=right|3,458||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58084) Hiketaon||1197 T-3|| align=right|12,9|| align=right|5,214|| align=right|0,136|| align=right|7,95|| align=right|11,91||JUT||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58085)||1199 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,806|| align=right|0,171|| align=right|7,84|| align=right|4,700||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58086)||2017 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,531|| align=right|0,219|| align=right|6,70|| align=right|4,027||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58087)||2156 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,533|| align=right|0,165|| align=right|12,62|| align=right|4,030||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58088)||2256 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,089|| align=right|6,76|| align=right|3,421||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58089)||2352 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,139|| align=right|2,88|| align=right|3,477||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58090)||3452 T-3|| align=right|16,7|| align=right|2,569|| align=right|0,149|| align=right|3,48|| align=right|4,118||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58091)||3768 T-3|| align=right|15,1|| align=right|3,198|| align=right|0,183|| align=right|1,48|| align=right|5,719||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58092)||4053 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,215|| align=right|0,124|| align=right|6,51|| align=right|5,764||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58093)||1934 JP|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,228|| align=right|1,58|| align=right|3,502||MBA||9. května 1934||Mt. Hamilton||H. M. Jeffers
|-
|(58094)||1972 AP|| align=right|15,0|| align=right|2,428|| align=right|0,185|| align=right|13,09|| align=right|3,783||MBA||14. ledna 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(58095) Oranienstein||1973 SN|| align=right|13,9|| align=right|4,009|| align=right|0,119|| align=right|2,40|| align=right|8,025||HLD||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58096) Oineus||1973 SC2|| align=right|13,7|| align=right|5,198|| align=right|0,115|| align=right|3,60|| align=right|11,85||JUT||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58097) Alimov||1976 UQ1|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,263|| align=right|12,95|| align=right|4,110||MBA||26. října 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(58098)||1977 TC|| align=right|15,2|| align=right|1,925|| align=right|0,083|| align=right|22,85|| align=right|2,671||MBA||9. října 1977||La Silla||L. D. Schmadel
|-
|(58099)||1978 RB10|| align=right|16,7|| align=right|2,186|| align=right|0,183|| align=right|4,67|| align=right|3,232||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(58100)||1978 VQ7|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,087|| align=right|7,56|| align=right|4,556||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58101)||1979 MV4|| align=right|15,6|| align=right|2,302|| align=right|0,158|| align=right|3,43|| align=right|3,493||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58102)||1979 MW4|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,183|| align=right|13,52|| align=right|4,304||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58103)||1979 MQ5|| align=right|15,0|| align=right|3,036|| align=right|0,064|| align=right|8,76|| align=right|5,290||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58104)||1979 ML7|| align=right|16,8|| align=right|2,294|| align=right|0,159|| align=right|3,24|| align=right|3,474||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58105)||1979 MN8|| align=right|15,3|| align=right|3,199|| align=right|0,187|| align=right|3,99|| align=right|5,722||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58106)||1979 MO8|| align=right|14,4|| align=right|2,969|| align=right|0,070|| align=right|9,37|| align=right|5,116||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58107)||1979 OZ10|| align=right|15,9|| align=right|1,957|| align=right|0,066|| align=right|17,19|| align=right|2,737||MBA||24. července 1979||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58108)||1979 QE1|| align=right|16,4|| align=right|2,566|| align=right|0,258|| align=right|5,10|| align=right|4,111||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(58109)||1980 PQ|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,247|| align=right|14,99|| align=right|4,264||MBA||6. srpna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(58110)||1980 UF1|| align=right|15,7|| align=right|2,266|| align=right|0,173|| align=right|8,34|| align=right|3,411||MBA||31. října 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(58111)||1981 ER2|| align=right|14,9|| align=right|3,101|| align=right|0,229|| align=right|21,39|| align=right|5,459||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58112)||1981 EC3|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,244|| align=right|7,73|| align=right|3,623||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58113)||1981 EV4|| align=right|17,2|| align=right|2,235|| align=right|0,118|| align=right|5,11|| align=right|3,340||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58114)||1981 EL6|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,078|| align=right|10,02|| align=right|5,463||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58115)||1981 EB7|| align=right|14,5|| align=right|3,126|| align=right|0,044|| align=right|8,48|| align=right|5,525||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58116)||1981 EH7|| align=right|15,7|| align=right|2,676|| align=right|0,092|| align=right|14,33|| align=right|4,376||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58117)||1981 ER7|| align=right|16,7|| align=right|2,305|| align=right|0,101|| align=right|4,12|| align=right|3,499||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58118)||1981 EX7|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,116|| align=right|13,45|| align=right|4,315||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58119)||1981 EJ9|| align=right|15,9|| align=right|2,564|| align=right|0,109|| align=right|3,99|| align=right|4,106||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58120)||1981 EU11|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,193|| align=right|11,17|| align=right|4,342||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58121)||1981 EA13|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,144|| align=right|5,96|| align=right|3,676||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58122)||1981 EW19|| align=right|16,5|| align=right|2,318|| align=right|0,109|| align=right|7,93|| align=right|3,529||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58123)||1981 EE22|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,097|| align=right|4,98|| align=right|5,438||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58124)||1981 EK29|| align=right|15,6|| align=right|2,804|| align=right|0,034|| align=right|5,75|| align=right|4,694||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58125)||1981 EO31|| align=right|16,2|| align=right|2,671|| align=right|0,129|| align=right|3,34|| align=right|4,365||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58126)||1981 EJ32|| align=right|16,2|| align=right|2,603|| align=right|0,122|| align=right|4,93|| align=right|4,200||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58127)||1981 EG37|| align=right|17,8|| align=right|2,197|| align=right|0,048|| align=right|7,29|| align=right|3,255||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58128)||1981 EJ37|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,092|| align=right|6,63|| align=right|3,676||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58129)||1981 EU37|| align=right|16,2|| align=right|2,701|| align=right|0,089|| align=right|4,44|| align=right|4,437||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58130)||1981 ER38|| align=right|15,5|| align=right|2,665|| align=right|0,164|| align=right|11,51|| align=right|4,351||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58131)||1981 EQ39|| align=right|15,8|| align=right|3,042|| align=right|0,143|| align=right|0,47|| align=right|5,304||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58132)||1981 EW39|| align=right|14,9|| align=right|3,135|| align=right|0,096|| align=right|10,35|| align=right|5,550||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58133)||1981 EN40|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,125|| align=right|2,19|| align=right|3,657||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58134)||1981 EW40|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,162|| align=right|10,16|| align=right|3,639||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58135)||1981 EK42|| align=right|14,8|| align=right|3,117|| align=right|0,115|| align=right|4,94|| align=right|5,502||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58136)||1981 EV42|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,160|| align=right|8,31|| align=right|3,628||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58137)||1981 EJ44|| align=right|14,9|| align=right|3,127|| align=right|0,065|| align=right|8,93|| align=right|5,529||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58138)||1981 ET45|| align=right|15,7|| align=right|3,164|| align=right|0,280|| align=right|12,94|| align=right|5,626||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58139)||1981 EP46|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,300|| align=right|6,65|| align=right|4,414||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58140)||1981 SN|| align=right|14,2|| align=right|2,484|| align=right|0,159|| align=right|5,18|| align=right|3,913||MBA||22. září 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(58141)||1981 UW22|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,257|| align=right|5,16|| align=right|3,313||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(58142)||1983 RW3|| align=right|15,7|| align=right|2,303|| align=right|0,172|| align=right|13,45|| align=right|3,494||MBA||4. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(58143)||1983 VD7|| align=right|12,6|| align=right|2,575|| align=right|0,290|| align=right|12,29|| align=right|4,132||MBA||1. listopadu 1983||Cavriana||Cavriana
|-
|(58144)||1983 WU|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,261|| align=right|11,01|| align=right|4,495||MBA||29. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(58145)||1986 PT1|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,207|| align=right|4,42|| align=right|3,502||MBA||1. srpna 1986||Palomar||M. Rudnyk
|-
|(58146)||1986 RU|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,221|| align=right|11,30|| align=right|3,673||MBA||6. září 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(58147)||1986 WK|| align=right|14,6|| align=right|2,774|| align=right|0,370|| align=right|6,78|| align=right|4,621||MBA||29. listopadu 1986||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(58148)||1987 SH4|| align=right|13,8|| align=right|2,597|| align=right|0,198|| align=right|13,88|| align=right|4,185||MBA||29. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(58149)||1987 SX11|| align=right|14,8|| align=right|2,665|| align=right|0,381|| align=right|26,14|| align=right|4,350||MBA||26. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(58150)||1988 CY4|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,138|| align=right|6,16|| align=right|3,740||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58151)||1988 CG7|| align=right|14,6|| align=right|2,773|| align=right|0,165|| align=right|8,45|| align=right|4,617||MBA||15. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58152) Natsöderblom||1988 PF2|| align=right|15,2|| align=right|2,520|| align=right|0,228|| align=right|12,30|| align=right|4,000||MBA||12. srpna 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(58153)||1988 RH11|| align=right|13,2|| align=right|5,217|| align=right|0,107|| align=right|1,91|| align=right|11,92||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(58154)||1988 RJ11|| align=right|16,7|| align=right|2,295|| align=right|0,231|| align=right|4,23|| align=right|3,476||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(58155)||1988 VD|| align=right|15,6|| align=right|1,925|| align=right|0,134|| align=right|22,27|| align=right|2,670||MBA||3. listopadu 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(58156)||1989 GL|| align=right|14,4|| align=right|2,278|| align=right|0,193|| align=right|21,44|| align=right|3,437||MBA||6. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(58157)||1989 GC3|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,137|| align=right|5,51|| align=right|3,535||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58158)||1989 RA|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,220|| align=right|9,20|| align=right|3,613||MBA||1. září 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(58159)||1989 SL4|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,203|| align=right|3,41|| align=right|3,827||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58160)||1989 SX4|| align=right|14,9|| align=right|2,618|| align=right|0,170|| align=right|12,66|| align=right|4,236||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58161)||1989 SH5|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,207|| align=right|3,39|| align=right|3,692||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58162)||1989 TS6|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,133|| align=right|14,33|| align=right|4,095||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58163) Minnesang||1989 UJ7|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,144|| align=right|1,10|| align=right|3,761||MBA||23. října 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(58164)||1989 WV3|| align=right|14,9|| align=right|2,474|| align=right|0,135|| align=right|5,43|| align=right|3,891||MBA||20. listopadu 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(58165)||1990 HQ5|| align=right|14,8|| align=right|2,243|| align=right|0,129|| align=right|6,36|| align=right|3,359||MBA||29. dubna 1990||Siding Spring||A. Zytkow; M. J. Irwin
|-
|(58166)||1990 OF3|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,282|| align=right|11,86|| align=right|5,546||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(58167)||1990 QM3|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,148|| align=right|7,20|| align=right|3,548||MBA||28. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(58168)||1990 QB9|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,192|| align=right|6,91|| align=right|3,504||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58169)||1990 SD3|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,200|| align=right|5,11|| align=right|3,518||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(58170)||1990 SB5|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,179|| align=right|4,90|| align=right|3,625||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58171)||1990 SC5|| align=right|15,7|| align=right|2,426|| align=right|0,205|| align=right|2,34|| align=right|3,777||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58172)||1990 SD8|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,206|| align=right|4,55|| align=right|5,348||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58173)||1990 SS10|| align=right|15,1|| align=right|2,319|| align=right|0,149|| align=right|10,04|| align=right|3,531||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(58174)||1990 SZ10|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,178|| align=right|7,01|| align=right|3,716||MBA||20. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(58175)||1990 SE15|| align=right|16,3|| align=right|2,245|| align=right|0,261|| align=right|5,97|| align=right|3,363||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(58176)||1990 SN16|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,218|| align=right|4,12|| align=right|3,484||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(58177)||1990 TB6|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,120|| align=right|6,96|| align=right|3,496||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58178)||1990 UY1|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,137|| align=right|8,99|| align=right|3,617||MBA||20. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58179)||1990 UN3|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,232|| align=right|5,21|| align=right|3,610||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58180)||1990 WG6|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,219|| align=right|5,38|| align=right|3,608||MBA||21. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58181)||1991 CG1|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,199|| align=right|4,62|| align=right|4,084||MBA||7. února 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58182)||1991 PX2|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,142|| align=right|4,16|| align=right|4,351||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58183)||1991 PH9|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,274|| align=right|13,12|| align=right|4,351||MBA||15. srpna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(58184)||1991 RG1|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,198|| align=right|1,75|| align=right|3,683||MBA||7. září 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(58185)||1991 RH1|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,204|| align=right|5,17|| align=right|3,487||MBA||7. září 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(58186)||1991 RT4|| align=right|16,6|| align=right|2,202|| align=right|0,026|| align=right|2,05|| align=right|3,268||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(58187)||1991 TD|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,200|| align=right|14,49|| align=right|4,300||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58188)||1991 TA9|| align=right|14,3|| align=right|3,929|| align=right|0,172|| align=right|5,02|| align=right|7,787||HLD||1. října 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58189)||1991 VV9|| align=right|16,6|| align=right|2,425|| align=right|0,186|| align=right|2,36|| align=right|3,775||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58190)||1991 VH12|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,154|| align=right|6,01|| align=right|3,424||MBA||8. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58191) Dolomiten||1991 YN1|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,072|| align=right|6,54|| align=right|3,450||MBA||28. prosince 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(58192)||1992 AQ|| align=right|16,0|| align=right|2,299|| align=right|0,220|| align=right|25,11|| align=right|3,485||MBA||10. ledna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(58193)||1992 DL6|| align=right|14,9|| align=right|3,092|| align=right|0,090|| align=right|2,53|| align=right|5,436||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58194)||1992 DR6|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,060|| align=right|2,28|| align=right|4,110||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58195)||1992 DH7|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,124|| align=right|6,83|| align=right|3,702||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58196)||1992 EC1|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,266|| align=right|26,06|| align=right|4,130||MBA||10. března 1992||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(58197)||1992 EH2|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,173|| align=right|6,87|| align=right|3,571||MBA||6. března 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58198)||1992 EU2|| align=right|16,6|| align=right|2,225|| align=right|0,184|| align=right|3,85|| align=right|3,318||MBA||7. března 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58199)||1992 EC5|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,172|| align=right|8,35|| align=right|3,567||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58200)||1992 EV6|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,263|| align=right|5,61|| align=right|3,603||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58201)||1992 ED7|| align=right|15,8|| align=right|3,042|| align=right|0,088|| align=right|10,16|| align=right|5,306||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58202)||1992 EO7|| align=right|16,3|| align=right|2,327|| align=right|0,101|| align=right|5,96|| align=right|3,548||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58203)||1992 EC9|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,112|| align=right|7,56|| align=right|3,577||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58204)||1992 EK10|| align=right|15,8|| align=right|3,038|| align=right|0,226|| align=right|12,09|| align=right|5,295||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58205)||1992 EX12|| align=right|16,6|| align=right|2,401|| align=right|0,119|| align=right|0,80|| align=right|3,719||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58206)||1992 ER13|| align=right|15,8|| align=right|3,081|| align=right|0,170|| align=right|5,21|| align=right|5,408||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58207)||1992 EF14|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,154|| align=right|4,90|| align=right|3,543||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58208)||1992 EX16|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,165|| align=right|7,41|| align=right|3,540||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58209)||1992 EH19|| align=right|15,1|| align=right|3,160|| align=right|0,204|| align=right|3,14|| align=right|5,616||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58210)||1992 EW21|| align=right|15,3|| align=right|3,201|| align=right|0,126|| align=right|11,05|| align=right|5,725||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58211)||1992 HF4|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,255|| align=right|8,95|| align=right|3,743||MBA||23. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58212)||1992 OQ5|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,205|| align=right|13,03|| align=right|4,210||MBA||30. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58213)||1992 QP|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,263|| align=right|10,92|| align=right|3,720||MBA||29. srpna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(58214)||1992 RA2|| align=right|14,2|| align=right|2,847|| align=right|0,158|| align=right|14,39|| align=right|4,804||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58215) von Klitzing||1992 SY1|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,114|| align=right|6,84|| align=right|4,148||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(58216)||1992 SR9|| align=right|15,8|| align=right|2,469|| align=right|0,016|| align=right|8,10|| align=right|3,880||MBA||27. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58217)||1992 SP16|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,211|| align=right|2,81|| align=right|4,218||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(58218)||1992 UZ7|| align=right|14,8|| align=right|2,675|| align=right|0,176|| align=right|1,54|| align=right|4,375||MBA||23. října 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58219)||1992 WZ2|| align=right|14,0|| align=right|2,651|| align=right|0,125|| align=right|15,29|| align=right|4,315||MBA||18. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(58220)||1993 BY4|| align=right|16,9|| align=right|2,164|| align=right|0,061|| align=right|1,65|| align=right|3,182||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58221)||1993 BM14|| align=right|14,5|| align=right|2,773|| align=right|0,113|| align=right|9,89|| align=right|4,618||MBA||23. ledna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58222)||1993 FA18|| align=right|15,1|| align=right|2,199|| align=right|0,094|| align=right|5,28|| align=right|3,260||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58223)||1993 FO18|| align=right|15,1|| align=right|3,012|| align=right|0,177|| align=right|14,63|| align=right|5,226||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58224)||1993 FM20|| align=right|14,6|| align=right|3,172|| align=right|0,080|| align=right|8,83|| align=right|5,647||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58225)||1993 FY20|| align=right|15,4|| align=right|3,103|| align=right|0,162|| align=right|1,29|| align=right|5,465||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58226)||1993 FW22|| align=right|14,8|| align=right|3,202|| align=right|0,158|| align=right|4,30|| align=right|5,728||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58227)||1993 FB26|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,176|| align=right|1,94|| align=right|3,295||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58228)||1993 FL26|| align=right|16,4|| align=right|2,192|| align=right|0,170|| align=right|3,70|| align=right|3,245||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58229)||1993 FZ27|| align=right|15,9|| align=right|2,889|| align=right|0,130|| align=right|2,56|| align=right|4,911||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58230)||1993 FR39|| align=right|17,1|| align=right|2,190|| align=right|0,078|| align=right|1,07|| align=right|3,239||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58231)||1993 FQ40|| align=right|14,6|| align=right|3,222|| align=right|0,156|| align=right|2,04|| align=right|5,783||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58232)||1993 FD41|| align=right|16,2|| align=right|2,206|| align=right|0,099|| align=right|5,62|| align=right|3,277||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58233)||1993 FN50|| align=right|16,3|| align=right|2,192|| align=right|0,188|| align=right|6,43|| align=right|3,244||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58234)||1993 FY50|| align=right|15,9|| align=right|2,760|| align=right|0,086|| align=right|1,22|| align=right|4,584||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58235)||1993 FW52|| align=right|16,7|| align=right|2,236|| align=right|0,122|| align=right|4,24|| align=right|3,344||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58236)||1993 FK56|| align=right|14,9|| align=right|3,096|| align=right|0,100|| align=right|12,61|| align=right|5,446||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58237)||1993 FR66|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,064|| align=right|9,89|| align=right|5,410||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58238)||1993 FH77|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,087|| align=right|1,24|| align=right|5,640||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58239)||1993 FS77|| align=right|14,2|| align=right|3,232|| align=right|0,136|| align=right|2,75|| align=right|5,810||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58240)||1993 FV81|| align=right|15,7|| align=right|2,483|| align=right|0,117|| align=right|5,89|| align=right|3,911||MBA||18. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58241)||1993 HH4|| align=right|15,3|| align=right|2,700|| align=right|0,081|| align=right|27,72|| align=right|4,436||MBA||21. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58242)||1993 HJ4|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,125|| align=right|12,63|| align=right|5,539||MBA||21. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58243)||1993 NG1|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,080|| align=right|5,99|| align=right|3,608||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58244)||1993 OX5|| align=right|15,1|| align=right|2,339|| align=right|0,100|| align=right|5,21|| align=right|3,577||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58245)||1993 OS7|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,159|| align=right|7,09|| align=right|3,443||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58246)||1993 OP12|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,159|| align=right|2,42|| align=right|3,549||MBA||19. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58247)||1993 PH3|| align=right|16,4|| align=right|2,299|| align=right|0,247|| align=right|6,40|| align=right|3,485||MBA||14. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58248)||1993 PO5|| align=right|15,2|| align=right|3,200|| align=right|0,156|| align=right|5,89|| align=right|5,723||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58249)||1993 PC6|| align=right|14,6|| align=right|2,378|| align=right|0,198|| align=right|25,06|| align=right|3,667||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58250)||1993 QU1|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,258|| align=right|6,33|| align=right|3,698||MBA||16. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58251)||1993 QS2|| align=right|16,4|| align=right|2,349|| align=right|0,233|| align=right|1,95|| align=right|3,600||MBA||16. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58252)||1993 QG4|| align=right|16,4|| align=right|2,330|| align=right|0,240|| align=right|2,47|| align=right|3,556||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58253)||1993 QJ5|| align=right|16,3|| align=right|2,228|| align=right|0,166|| align=right|3,60|| align=right|3,326||MBA||17. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58254)||1993 QN5|| align=right|17,1|| align=right|2,153|| align=right|0,203|| align=right|2,40|| align=right|3,159||MBA||17. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58255)||1993 RS5|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,066|| align=right|4,23|| align=right|3,385||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58256)||1993 RL7|| align=right|15,3|| align=right|3,124|| align=right|0,166|| align=right|1,05|| align=right|5,522||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58257)||1993 RN9|| align=right|15,5|| align=right|2,443|| align=right|0,208|| align=right|1,50|| align=right|3,817||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(58258)||1993 RU10|| align=right|15,3|| align=right|2,949|| align=right|0,102|| align=right|0,96|| align=right|5,064||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(58259)||1993 RA13|| align=right|16,1|| align=right|2,648|| align=right|0,207|| align=right|2,50|| align=right|4,308||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(58260)||1993 SO|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,096|| align=right|8,29|| align=right|3,654||MBA||18. září 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58261)||1993 SD1|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,196|| align=right|4,00|| align=right|3,636||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58262)||1993 ST2|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,207|| align=right|5,32|| align=right|3,434||MBA||19. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58263)||1993 SO4|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,230|| align=right|2,21|| align=right|3,349||MBA||19. září 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58264)||1993 SW7|| align=right|16,8|| align=right|2,597|| align=right|0,210|| align=right|4,18|| align=right|4,185||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58265)||1993 TJ12|| align=right|15,4|| align=right|2,471|| align=right|0,189|| align=right|4,55|| align=right|3,883||MBA||14. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(58266)||1993 TN15|| align=right|16,9|| align=right|2,438|| align=right|0,160|| align=right|2,04|| align=right|3,807||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58267)||1993 TB16|| align=right|14,6|| align=right|3,198|| align=right|0,168|| align=right|2,50|| align=right|5,719||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58268)||1993 TQ19|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,123|| align=right|6,37|| align=right|3,816||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58269)||1993 TG20|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,217|| align=right|2,97|| align=right|3,689||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58270)||1993 TK22|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,177|| align=right|3,05|| align=right|3,771||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58271)||1993 TT22|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,125|| align=right|6,39|| align=right|3,579||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58272)||1993 TZ27|| align=right|16,0|| align=right|2,536|| align=right|0,204|| align=right|4,75|| align=right|4,039||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58273)||1993 TA31|| align=right|15,9|| align=right|2,580|| align=right|0,238|| align=right|4,28|| align=right|4,144||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58274)||1993 TY31|| align=right|15,1|| align=right|2,696|| align=right|0,186|| align=right|11,56|| align=right|4,427||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58275)||1993 TR32|| align=right|16,8|| align=right|2,306|| align=right|0,100|| align=right|3,88|| align=right|3,500||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58276)||1993 TB33|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,195|| align=right|3,38|| align=right|3,701||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58277)||1993 TW33|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,050|| align=right|5,24|| align=right|4,556||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58278)||1993 TA34|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,194|| align=right|4,64|| align=right|3,668||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58279)||1993 TE40|| align=right|14,2|| align=right|3,983|| align=right|0,136|| align=right|5,84|| align=right|7,947||HLD||11. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58280)||1993 UC2|| align=right|16,0|| align=right|2,482|| align=right|0,084|| align=right|5,97|| align=right|3,911||MBA||20. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58281)||1993 UR5|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,197|| align=right|6,72|| align=right|3,536||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58282)||1993 UB6|| align=right|15,5|| align=right|2,373|| align=right|0,161|| align=right|5,83|| align=right|3,654||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58283)||1993 UO7|| align=right|16,4|| align=right|2,358|| align=right|0,146|| align=right|7,93|| align=right|3,620||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58284)||1993 VW3|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,263|| align=right|6,34|| align=right|3,673||MBA||14. listopadu 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(58285)||1993 YN|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,314|| align=right|7,40|| align=right|3,783||MBA||16. prosince 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(58286)||1993 YO1|| align=right|16,5|| align=right|2,610|| align=right|0,121|| align=right|2,55|| align=right|4,217||MBA||16. prosince 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58287)||1994 AE1|| align=right|13,7|| align=right|2,541|| align=right|0,230|| align=right|16,95|| align=right|4,049||MBA||7. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58288)||1994 CF14|| align=right|13,6|| align=right|2,573|| align=right|0,129|| align=right|10,72|| align=right|4,126||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58289)||1994 CC16|| align=right|15,3|| align=right|2,622|| align=right|0,135|| align=right|3,62|| align=right|4,244||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58290)||1994 CH17|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,076|| align=right|5,14|| align=right|4,405||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58291)||1994 GA|| align=right|14,6|| align=right|2,663|| align=right|0,133|| align=right|27,59|| align=right|4,344||MBA||1. dubna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58292)||1994 GC|| align=right|14,3|| align=right|2,903|| align=right|0,090|| align=right|3,19|| align=right|4,946||MBA||2. dubna 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(58293)||1994 GQ5|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,123|| align=right|14,94|| align=right|4,423||MBA||6. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58294)||1994 JJ5|| align=right|13,9|| align=right|2,724|| align=right|0,160|| align=right|6,79|| align=right|4,494||MBA||4. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58295)||1994 JJ9|| align=right|15,7|| align=right|2,711|| align=right|0,226|| align=right|8,24|| align=right|4,463||MBA||15. května 1994||Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(58296)||1994 LF1|| align=right|14,1|| align=right|2,728|| align=right|0,253|| align=right|34,04|| align=right|4,505||MBA||2. června 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58297)||1994 PA3|| align=right|15,1|| align=right|3,105|| align=right|0,146|| align=right|1,45|| align=right|5,469||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58298)||1994 PB3|| align=right|15,4|| align=right|2,432|| align=right|0,096|| align=right|6,11|| align=right|3,792||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58299)||1994 PH3|| align=right|13,8|| align=right|3,064|| align=right|0,113|| align=right|9,66|| align=right|5,364||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58300)||1994 PQ5|| align=right|14,5|| align=right|3,089|| align=right|0,149|| align=right|5,99|| align=right|5,429||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58301)||1994 PB8|| align=right|15,7|| align=right|2,166|| align=right|0,088|| align=right|4,18|| align=right|3,188||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58302)||1994 PX8|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,157|| align=right|1,61|| align=right|5,454||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58303)||1994 PY9|| align=right|16,3|| align=right|2,241|| align=right|0,177|| align=right|0,73|| align=right|3,353||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58304)||1994 PP10|| align=right|16,5|| align=right|2,282|| align=right|0,128|| align=right|3,70|| align=right|3,446||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58305)||1994 PM11|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,180|| align=right|2,22|| align=right|5,251||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58306)||1994 PA12|| align=right|17,0|| align=right|2,551|| align=right|0,195|| align=right|2,47|| align=right|4,075||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58307)||1994 PM13|| align=right|14,6|| align=right|3,160|| align=right|0,087|| align=right|12,07|| align=right|5,616||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58308)||1994 PE16|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,124|| align=right|4,18|| align=right|4,091||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58309)||1994 PV17|| align=right|15,9|| align=right|2,184|| align=right|0,074|| align=right|3,99|| align=right|3,227||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58310)||1994 PT20|| align=right|15,6|| align=right|2,532|| align=right|0,222|| align=right|1,80|| align=right|4,028||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58311)||1994 PA22|| align=right|16,5|| align=right|2,334|| align=right|0,151|| align=right|1,80|| align=right|3,565||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58312)||1994 PO23|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,110|| align=right|1,32|| align=right|3,390||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58313)||1994 PX27|| align=right|15,0|| align=right|3,097|| align=right|0,122|| align=right|2,73|| align=right|5,450||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58314)||1994 PE29|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,215|| align=right|1,58|| align=right|3,673||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58315)||1994 PV29|| align=right|16,4|| align=right|2,258|| align=right|0,178|| align=right|3,47|| align=right|3,393||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58316)||1994 PR30|| align=right|16,7|| align=right|2,342|| align=right|0,191|| align=right|6,03|| align=right|3,584||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58317)||1994 PB33|| align=right|16,8|| align=right|2,197|| align=right|0,126|| align=right|2,84|| align=right|3,255||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58318)||1994 PW37|| align=right|15,7|| align=right|3,094|| align=right|0,144|| align=right|5,64|| align=right|5,442||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58319)||1994 PZ37|| align=right|13,9|| align=right|3,100|| align=right|0,148|| align=right|15,69|| align=right|5,457||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58320)||1994 PE38|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,174|| align=right|6,00|| align=right|5,474||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58321)||1994 PQ38|| align=right|15,1|| align=right|3,070|| align=right|0,222|| align=right|0,43|| align=right|5,379||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58322)||1994 PU38|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,141|| align=right|0,42|| align=right|3,324||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58323)||1994 PK39|| align=right|14,6|| align=right|3,137|| align=right|0,222|| align=right|2,21|| align=right|5,557||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58324)||1994 RZ9|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,226|| align=right|4,93|| align=right|3,575||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58325)||1994 RE11|| align=right|17,0|| align=right|2,529|| align=right|0,371|| align=right|14,34|| align=right|4,021||MBA||11. září 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58326)||1994 RQ16|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,035|| align=right|1,98|| align=right|5,024||MBA||3. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58327)||1994 SC9|| align=right|14,8|| align=right|3,193|| align=right|0,095|| align=right|5,11|| align=right|5,705||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58328)||1994 ST9|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,121|| align=right|3,51|| align=right|3,527||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58329)||1994 SD11|| align=right|15,1|| align=right|3,185|| align=right|0,201|| align=right|2,20|| align=right|5,683||MBA||29. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58330)||1994 TK|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,284|| align=right|30,83|| align=right|4,254||MBA||3. října 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58331)||1994 TQ10|| align=right|16,6|| align=right|2,569|| align=right|0,138|| align=right|8,30|| align=right|4,118||MBA||9. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58332)||1994 UR|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,161|| align=right|4,16|| align=right|3,818||MBA||31. října 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58333)||1994 UL1|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,248|| align=right|3,11|| align=right|3,473||MBA||25. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(58334)||1994 UJ6|| align=right|16,9|| align=right|2,312|| align=right|0,166|| align=right|2,05|| align=right|3,515||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58335)||1994 UN11|| align=right|16,5|| align=right|2,620|| align=right|0,219|| align=right|3,86|| align=right|4,240||MBA||31. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58336)||1994 VP|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,237|| align=right|7,02|| align=right|3,424||MBA||1. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58337)||1994 WV|| align=right|16,0|| align=right|2,316|| align=right|0,248|| align=right|1,53|| align=right|3,524||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58338)||1994 WX4|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,183|| align=right|8,32|| align=right|3,685||MBA||27. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58339)||1994 WB12|| align=right|15,7|| align=right|2,306|| align=right|0,072|| align=right|5,07|| align=right|3,501||MBA||27. listopadu 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58340)||1994 YO1|| align=right|14,4|| align=right|2,356|| align=right|0,100|| align=right|5,69|| align=right|3,615||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58341)||1994 YP1|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,195|| align=right|2,57|| align=right|3,760||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58342)||1994 YR1|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,094|| align=right|8,07|| align=right|3,667||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58343)||1995 BG5|| align=right|15,9|| align=right|2,437|| align=right|0,071|| align=right|6,16|| align=right|3,804||MBA||23. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58344)||1995 BZ12|| align=right|15,7|| align=right|2,462|| align=right|0,135|| align=right|10,92|| align=right|3,862||MBA||31. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58345)||1995 CZ1|| align=right|16,0|| align=right|1,930|| align=right|0,043|| align=right|17,57|| align=right|2,681||MBA||7. února 1995||Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(58346)||1995 CV4|| align=right|17,0|| align=right|2,382|| align=right|0,181|| align=right|1,77|| align=right|3,676||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58347)||1995 CB8|| align=right|16,8|| align=right|2,623|| align=right|0,040|| align=right|2,03|| align=right|4,247||MBA||2. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58348)||1995 CE8|| align=right|15,6|| align=right|2,476|| align=right|0,155|| align=right|1,84|| align=right|3,894||MBA||2. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58349)||1995 DO5|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,171|| align=right|1,79|| align=right|3,683||MBA||22. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58350)||1995 DN6|| align=right|16,6|| align=right|2,527|| align=right|0,149|| align=right|2,36|| align=right|4,016||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58351)||1995 DA8|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,083|| align=right|8,36|| align=right|3,794||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58352)||1995 EX1|| align=right|16,5|| align=right|2,448|| align=right|0,158|| align=right|1,20|| align=right|3,829||MBA||1. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58353)||1995 EW4|| align=right|14,6|| align=right|3,982|| align=right|0,175|| align=right|2,90|| align=right|7,945||HLD||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58354)||1995 EH5|| align=right|16,5|| align=right|2,628|| align=right|0,170|| align=right|3,30|| align=right|4,259||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58355)||1995 FN|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,196|| align=right|13,39|| align=right|4,244||MBA||26. března 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(58356)||1995 FR1|| align=right|14,1|| align=right|2,687|| align=right|0,156|| align=right|13,47|| align=right|4,403||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58357)||1995 HT1|| align=right|15,3|| align=right|2,639|| align=right|0,169|| align=right|14,35|| align=right|4,285||MBA||24. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58358)||1995 HS3|| align=right|16,4|| align=right|2,569|| align=right|0,071|| align=right|3,84|| align=right|4,118||MBA||26. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58359)||1995 KP4|| align=right|16,2|| align=right|2,549|| align=right|0,135|| align=right|7,08|| align=right|4,070||MBA||26. května 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58360)||1995 LM|| align=right|14,9|| align=right|3,060|| align=right|0,123|| align=right|9,39|| align=right|5,351||MBA||3. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58361)||1995 MC3|| align=right|15,3|| align=right|2,596|| align=right|0,218|| align=right|14,47|| align=right|4,183||MBA||25. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58362)||1995 MJ4|| align=right|15,7|| align=right|2,866|| align=right|0,072|| align=right|8,63|| align=right|4,850||MBA||29. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58363)||1995 MP4|| align=right|15,4|| align=right|3,107|| align=right|0,035|| align=right|7,51|| align=right|5,475||MBA||29. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58364)||1995 MF7|| align=right|16,0|| align=right|2,593|| align=right|0,141|| align=right|7,71|| align=right|4,175||MBA||25. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58365) Robmedrano||1995 OQ|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,115|| align=right|6,97|| align=right|4,154||MBA||27. července 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(58366)||1995 OD8|| align=right|13,7|| align=right|5,149|| align=right|0,067|| align=right|10,73|| align=right|11,69||JUT||25. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58367)||1995 QL|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,274|| align=right|3,55|| align=right|4,205||MBA||19. srpna 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(58368)||1995 QK1|| align=right|15,9|| align=right|2,725|| align=right|0,064|| align=right|5,91|| align=right|4,497||MBA||19. srpna 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58369)||1995 QZ2|| align=right|15,0|| align=right|3,095|| align=right|0,151|| align=right|1,22|| align=right|5,444||MBA||30. srpna 1995||Pleiade||Pleiade
|-
|(58370)||1995 QM5|| align=right|14,6|| align=right|3,185|| align=right|0,119|| align=right|6,04|| align=right|5,684||MBA||22. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58371)||1995 QD7|| align=right|16,5|| align=right|2,604|| align=right|0,040|| align=right|14,55|| align=right|4,201||MBA||25. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58372)||1995 SQ|| align=right|17,3|| align=right|2,436|| align=right|0,200|| align=right|1,96|| align=right|3,801||MBA||18. září 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(58373)||1995 SR|| align=right|14,7|| align=right|2,587|| align=right|0,314|| align=right|26,49|| align=right|4,160||MBA||19. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(58374)||1995 SF5|| align=right|16,9|| align=right|2,188|| align=right|0,203|| align=right|4,26|| align=right|3,236||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58375)||1995 SD22|| align=right|15,2|| align=right|3,167|| align=right|0,047|| align=right|9,64|| align=right|5,636||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58376)||1995 SF25|| align=right|15,9|| align=right|2,979|| align=right|0,090|| align=right|3,21|| align=right|5,142||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58377)||1995 SC26|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,158|| align=right|1,52|| align=right|3,625||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58378)||1995 SO27|| align=right|15,3|| align=right|2,770|| align=right|0,274|| align=right|7,47|| align=right|4,609||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58379)||1995 SY27|| align=right|16,6|| align=right|2,280|| align=right|0,048|| align=right|7,15|| align=right|3,442||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58380)||1995 SG32|| align=right|15,8|| align=right|3,019|| align=right|0,043|| align=right|2,81|| align=right|5,245||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58381)||1995 SJ37|| align=right|15,4|| align=right|3,025|| align=right|0,088|| align=right|9,94|| align=right|5,261||MBA||24. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58382)||1995 SB42|| align=right|15,7|| align=right|3,058|| align=right|0,162|| align=right|4,45|| align=right|5,348||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58383)||1995 SV47|| align=right|15,8|| align=right|3,091|| align=right|0,129|| align=right|3,09|| align=right|5,435||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58384)||1995 SR51|| align=right|16,2|| align=right|3,114|| align=right|0,090|| align=right|0,37|| align=right|5,495||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58385)||1995 SC53|| align=right|15,9|| align=right|2,846|| align=right|0,150|| align=right|15,65|| align=right|4,801||MBA||28. září 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58386)||1995 SM53|| align=right|17,3|| align=right|2,187|| align=right|0,144|| align=right|4,02|| align=right|3,234||MBA||28. září 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58387)||1995 SZ78|| align=right|16,3|| align=right|2,855|| align=right|0,037|| align=right|1,25|| align=right|4,822||MBA||20. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58388)||1995 TK|| align=right|15,1|| align=right|2,672|| align=right|0,179|| align=right|16,42|| align=right|4,368||MBA||2. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58389)||1995 TG2|| align=right|15,6|| align=right|2,738|| align=right|0,201|| align=right|2,55|| align=right|4,529||MBA||14. října 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58390)||1995 TA7|| align=right|15,8|| align=right|3,153|| align=right|0,122|| align=right|3,00|| align=right|5,598||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58391)||1995 UV3|| align=right|15,2|| align=right|2,749|| align=right|0,227|| align=right|7,55|| align=right|4,557||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58392)||1995 UT10|| align=right|15,6|| align=right|2,933|| align=right|0,042|| align=right|10,28|| align=right|5,023||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58393)||1995 UU12|| align=right|16,4|| align=right|3,168|| align=right|0,164|| align=right|0,62|| align=right|5,637||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58394)||1995 UX20|| align=right|15,7|| align=right|2,686|| align=right|0,202|| align=right|3,99|| align=right|4,402||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58395)||1995 UW24|| align=right|16,1|| align=right|2,999|| align=right|0,078|| align=right|2,78|| align=right|5,192||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58396)||1995 US43|| align=right|15,6|| align=right|2,974|| align=right|0,130|| align=right|3,02|| align=right|5,129||MBA||25. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58397)||1995 VA4|| align=right|14,9|| align=right|2,996|| align=right|0,146|| align=right|10,94|| align=right|5,184||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58398)||1995 VY4|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,121|| align=right|3,94|| align=right|3,586||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58399)||1995 VA5|| align=right|16,5|| align=right|2,187|| align=right|0,161|| align=right|3,80|| align=right|3,233||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58400)||1995 VR12|| align=right|16,0|| align=right|2,900|| align=right|0,096|| align=right|3,01|| align=right|4,937||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58401)||1995 VV13|| align=right|15,8|| align=right|2,999|| align=right|0,080|| align=right|4,11|| align=right|5,192||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58402)||1995 VH16|| align=right|16,7|| align=right|2,569|| align=right|0,120|| align=right|7,83|| align=right|4,117||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58403)||1995 WL1|| align=right|14,8|| align=right|3,126|| align=right|0,145|| align=right|5,01|| align=right|5,527||MBA||16. listopadu 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(58404)||1995 WJ7|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,227|| align=right|12,70|| align=right|5,418||MBA||27. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58405)||1995 WN9|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,197|| align=right|11,98|| align=right|4,614||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58406)||1995 WN18|| align=right|17,2|| align=right|2,344|| align=right|0,214|| align=right|2,76|| align=right|3,588||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58407)||1995 WT34|| align=right|17,2|| align=right|2,226|| align=right|0,090|| align=right|3,00|| align=right|3,321||MBA||20. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58408)||1995 XU|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,216|| align=right|1,96|| align=right|3,651||MBA||12. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58409)||1995 XH4|| align=right|17,0|| align=right|2,203|| align=right|0,073|| align=right|3,89|| align=right|3,269||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58410)||1995 YS|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,176|| align=right|25,50|| align=right|3,422||MBA||17. prosince 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(58411)||1995 YA2|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,259|| align=right|22,69|| align=right|3,413||MBA||21. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(58412)||1995 YX2|| align=right|14,8|| align=right|3,081|| align=right|0,176|| align=right|11,43|| align=right|5,407||MBA||26. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58413)||1995 YC8|| align=right|17,0|| align=right|2,279|| align=right|0,159|| align=right|2,04|| align=right|3,440||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58414)||1995 YS12|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,128|| align=right|6,30|| align=right|3,604||MBA||19. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58415)||1996 AM|| align=right|15,2|| align=right|2,178|| align=right|0,126|| align=right|6,40|| align=right|3,214||MBA||11. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58416)||1996 BT1|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,139|| align=right|4,20|| align=right|3,324||MBA||23. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58417)||1996 BD2|| align=right|15,9|| align=right|2,181|| align=right|0,042|| align=right|1,72|| align=right|3,221||MBA||25. ledna 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(58418)||1996 BA4|| align=right|15,2|| align=right|3,173|| align=right|0,175|| align=right|28,39|| align=right|5,650||MBA||26. ledna 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58419)||1996 BD4|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,223|| align=right|21,54|| align=right|3,433||MBA||26. ledna 1996||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58420)||1996 BU4|| align=right|16,4|| align=right|2,223|| align=right|0,100|| align=right|3,22|| align=right|3,315||MBA||16. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58421)||1996 BG5|| align=right|14,9|| align=right|3,256|| align=right|0,042|| align=right|7,92|| align=right|5,874||MBA||18. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58422)||1996 BS9|| align=right|16,5|| align=right|2,601|| align=right|0,207|| align=right|2,80|| align=right|4,195||MBA||21. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58423)||1996 BW11|| align=right|15,5|| align=right|2,220|| align=right|0,103|| align=right|5,69|| align=right|3,308||MBA||24. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58424)||1996 DL1|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,156|| align=right|4,63|| align=right|4,028||MBA||22. února 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(58425)||1996 DR1|| align=right|16,1|| align=right|2,294|| align=right|0,107|| align=right|5,82|| align=right|3,475||MBA||20. února 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(58426)||1996 EA2|| align=right|15,9|| align=right|2,241|| align=right|0,245|| align=right|6,43|| align=right|3,355||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58427)||1996 EV7|| align=right|15,6|| align=right|2,801|| align=right|0,102|| align=right|3,67|| align=right|4,687||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58428)||1996 EC8|| align=right|17,4|| align=right|2,310|| align=right|0,185|| align=right|1,19|| align=right|3,510||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58429)||1996 FH|| align=right|14,8|| align=right|2,239|| align=right|0,073|| align=right|4,75|| align=right|3,349||MBA||16. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58430)||1996 FZ1|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,211|| align=right|4,95|| align=right|3,444||MBA||20. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58431)||1996 FV4|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,201|| align=right|7,14|| align=right|3,506||MBA||21. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58432)||1996 FY17|| align=right|15,5|| align=right|2,354|| align=right|0,129|| align=right|6,07|| align=right|3,610||MBA||22. března 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58433)||1996 FN18|| align=right|15,2|| align=right|2,295|| align=right|0,081|| align=right|4,84|| align=right|3,476||MBA||22. března 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58434)||1996 FQ18|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,138|| align=right|3,61|| align=right|3,469||MBA||23. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58435)||1996 GD5|| align=right|16,7|| align=right|2,458|| align=right|0,054|| align=right|3,70|| align=right|3,853||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58436)||1996 GM5|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,145|| align=right|3,25|| align=right|3,501||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58437)||1996 GK10|| align=right|17,0|| align=right|2,297|| align=right|0,185|| align=right|2,36|| align=right|3,480||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58438)||1996 GR15|| align=right|16,9|| align=right|2,292|| align=right|0,144|| align=right|0,84|| align=right|3,468||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58439)||1996 GF20|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,125|| align=right|3,35|| align=right|3,464||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58440)||1996 HV|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,164|| align=right|9,19|| align=right|4,632||MBA||21. dubna 1996||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(58441)||1996 HO1|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,067|| align=right|4,98|| align=right|4,403||MBA||19. dubna 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(58442)||1996 HR9|| align=right|16,7|| align=right|2,299|| align=right|0,211|| align=right|6,73|| align=right|3,486||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58443)||1996 HO12|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,247|| align=right|8,18|| align=right|3,641||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58444)||1996 HR12|| align=right|17,0|| align=right|2,315|| align=right|0,155|| align=right|0,43|| align=right|3,521||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58445)||1996 HU16|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,094|| align=right|0,97|| align=right|3,746||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58446)||1996 HN22|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,232|| align=right|8,36|| align=right|4,654||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58447)||1996 HF24|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,114|| align=right|3,01|| align=right|3,689||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58448)||1996 HO25|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,135|| align=right|9,53|| align=right|3,522||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58449)||1996 HC26|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,216|| align=right|3,33|| align=right|3,612||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58450)||1996 JB1|| align=right|15,0|| align=right|2,318|| align=right|0,188|| align=right|23,40|| align=right|3,529||MBA||13. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58451)||1996 JF3|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,148|| align=right|7,29|| align=right|3,515||MBA||9. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58452)||1996 JG3|| align=right|16,4|| align=right|2,385|| align=right|0,073|| align=right|3,15|| align=right|3,682||MBA||9. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58453)||1996 JB5|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,075|| align=right|7,88|| align=right|3,665||MBA||10. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58454)||1996 JD9|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,066|| align=right|6,43|| align=right|3,631||MBA||12. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58455)||1996 JZ11|| align=right|16,7|| align=right|2,323|| align=right|0,237|| align=right|3,13|| align=right|3,540||MBA||9. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58456)||1996 JT14|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,123|| align=right|3,28|| align=right|3,665||MBA||12. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58457)||1996 JX14|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,122|| align=right|6,94|| align=right|3,667||MBA||12. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58458)||1996 KP|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,236|| align=right|10,38|| align=right|3,724||MBA||21. května 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(58459)||1996 KK8|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,220|| align=right|6,86|| align=right|3,515||MBA||22. května 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58460)||1996 LM1|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,230|| align=right|21,47|| align=right|3,476||MBA||13. června 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58461)||1996 ML|| align=right|15,4|| align=right|2,769|| align=right|0,087|| align=right|1,31|| align=right|4,607||MBA||22. června 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(58462)||1996 NR|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,265|| align=right|13,29|| align=right|5,472||MBA||14. července 1996||Needville||Needville
|-
|(58463)||1996 NT1|| align=right|15,1|| align=right|2,534|| align=right|0,191|| align=right|9,22|| align=right|4,032||MBA||14. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58464)||1996 NQ2|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,183|| align=right|1,58|| align=right|3,719||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58465)||1996 NY3|| align=right|15,3|| align=right|2,512|| align=right|0,067|| align=right|9,75|| align=right|3,980||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58466)||1996 OB1|| align=right|17,3|| align=right|2,379|| align=right|0,197|| align=right|2,75|| align=right|3,669||MBA||23. července 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(58467)||1996 PW2|| align=right|16,0|| align=right|2,419|| align=right|0,203|| align=right|2,13|| align=right|3,762||MBA||14. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58468)||1996 QA|| align=right|16,0|| align=right|1,948|| align=right|0,059|| align=right|19,51|| align=right|2,718||MBA||16. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58469)||1996 RC|| align=right|16,1|| align=right|2,299|| align=right|0,052|| align=right|3,06|| align=right|3,486||MBA||7. září 1996||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(58470)||1996 RA1|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,098|| align=right|6,46|| align=right|3,773||MBA||10. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58471)||1996 RS3|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,074|| align=right|2,64|| align=right|4,183||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58472)||1996 RV3|| align=right|16,4|| align=right|2,434|| align=right|0,267|| align=right|10,43|| align=right|3,796||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58473)||1996 RN7|| align=right|13,4|| align=right|5,212|| align=right|0,048|| align=right|5,09|| align=right|11,90||JUT||5. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58474)||1996 RU10|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,256|| align=right|5,76|| align=right|3,630||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58475)||1996 RE11|| align=right|13,7|| align=right|5,148|| align=right|0,037|| align=right|3,69|| align=right|11,68||JUT||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58476)||1996 RQ13|| align=right|15,0|| align=right|3,230|| align=right|0,211|| align=right|1,58|| align=right|5,803||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58477)||1996 RB26|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,187|| align=right|4,99|| align=right|3,318||MBA||14. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58478)||1996 RC29|| align=right|13,1|| align=right|5,270|| align=right|0,068|| align=right|2,62|| align=right|12,10||JUT||11. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(58479)||1996 RJ29|| align=right|12,8|| align=right|5,192|| align=right|0,036|| align=right|8,38|| align=right|11,84||JUT||11. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(58480)||1996 RJ33|| align=right|12,9|| align=right|5,162|| align=right|0,027|| align=right|7,03|| align=right|11,73||JUT||15. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(58481)||1996 ST4|| align=right|16,5|| align=right|2,557|| align=right|0,156|| align=right|3,07|| align=right|4,089||MBA||20. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58482)||1996 TX1|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,146|| align=right|10,76|| align=right|4,313||MBA||3. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58483)||1996 TB2|| align=right|15,3|| align=right|2,659|| align=right|0,087|| align=right|3,77|| align=right|4,335||MBA||3. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58484)||1996 TO3|| align=right|14,2|| align=right|2,960|| align=right|0,059|| align=right|9,05|| align=right|5,092||MBA||8. října 1996||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(58485)||1996 TH13|| align=right|15,9|| align=right|2,599|| align=right|0,210|| align=right|2,30|| align=right|4,188||MBA||14. října 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58486)||1996 TP13|| align=right|16,4|| align=right|2,550|| align=right|0,240|| align=right|4,76|| align=right|4,072||MBA||5. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58487)||1996 TQ29|| align=right|16,7|| align=right|2,739|| align=right|0,174|| align=right|0,86|| align=right|4,532||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58488)||1996 TV33|| align=right|15,6|| align=right|2,996|| align=right|0,036|| align=right|2,43|| align=right|5,185||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58489)||1996 TF34|| align=right|15,3|| align=right|2,777|| align=right|0,067|| align=right|0,87|| align=right|4,628||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58490)||1996 TZ35|| align=right|15,3|| align=right|2,864|| align=right|0,044|| align=right|1,09|| align=right|4,847||MBA||11. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58491)||1996 TG38|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,201|| align=right|5,32|| align=right|3,557||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58492)||1996 TC44|| align=right|16,2|| align=right|2,801|| align=right|0,157|| align=right|4,12|| align=right|4,686||MBA||6. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58493)||1996 TJ52|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,195|| align=right|1,52|| align=right|4,057||MBA||5. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58494)||1996 UF1|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,094|| align=right|9,02|| align=right|5,376||MBA||19. října 1996||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(58495)||1996 US1|| align=right|14,6|| align=right|2,682|| align=right|0,174|| align=right|13,59|| align=right|4,392||MBA||19. října 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(58496)||1996 UY3|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,108|| align=right|5,96|| align=right|3,641||MBA||29. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58497)||1996 UK4|| align=right|17,5|| align=right|2,158|| align=right|0,119|| align=right|3,22|| align=right|3,170||MBA||29. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58498)||1996 VF|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,072|| align=right|3,91|| align=right|4,517||MBA||2. listopadu 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(58499)||1996 VY|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,145|| align=right|12,91|| align=right|4,064||MBA||3. listopadu 1996||Linz||Linz
|-
|(58500)||1996 VU1|| align=right|15,2|| align=right|2,928|| align=right|0,085|| align=right|1,28|| align=right|5,008||MBA||6. listopadu 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(58501)||1996 VQ2|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,238|| align=right|1,01|| align=right|3,549||MBA||10. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(58502)||1996 VH3|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,108|| align=right|3,00|| align=right|4,541||MBA||12. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(58503)||1996 VJ3|| align=right|15,2|| align=right|3,040|| align=right|0,042|| align=right|11,76|| align=right|5,299||MBA||12. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(58504)||1996 VZ3|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,077|| align=right|15,60|| align=right|4,588||MBA||7. listopadu 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58505)||1996 VU15|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,151|| align=right|14,88|| align=right|4,409||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58506)||1996 VJ22|| align=right|14,8|| align=right|2,698|| align=right|0,053|| align=right|21,89|| align=right|4,430||MBA||9. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58507)||1996 VX32|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,171|| align=right|2,49|| align=right|3,711||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58508)||1996 WA2|| align=right|15,2|| align=right|2,687|| align=right|0,101|| align=right|15,94|| align=right|4,403||MBA||30. listopadu 1996||Dossobuono||L. Lai
|-
|(58509)||1996 XB1|| align=right|14,7|| align=right|3,066|| align=right|0,091|| align=right|10,34|| align=right|5,368||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58510)||1996 XH2|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,148|| align=right|13,08|| align=right|4,269||MBA||3. prosince 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(58511)||1996 XB4|| align=right|14,9|| align=right|2,907|| align=right|0,181|| align=right|4,06|| align=right|4,956||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58512)||1996 XR4|| align=right|15,1|| align=right|2,717|| align=right|0,060|| align=right|13,71|| align=right|4,477||MBA||6. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58513)||1996 XW11|| align=right|15,6|| align=right|2,930|| align=right|0,112|| align=right|3,08|| align=right|5,015||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58514)||1996 XK12|| align=right|14,9|| align=right|2,972|| align=right|0,089|| align=right|13,89|| align=right|5,122||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58515)||1996 XY12|| align=right|15,2|| align=right|2,937|| align=right|0,081|| align=right|11,86|| align=right|5,033||MBA||8. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58516)||1996 XT14|| align=right|16,4|| align=right|1,904|| align=right|0,094|| align=right|24,75|| align=right|2,626||MBA||11. prosince 1996||Kleť||Klet
|-
|(58517)||1997 AJ|| align=right|14,5|| align=right|2,783|| align=right|0,288|| align=right|8,41|| align=right|4,643||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58518)||1997 AC2|| align=right|14,1|| align=right|3,080|| align=right|0,191|| align=right|7,86|| align=right|5,404||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58519)||1997 AU2|| align=right|14,3|| align=right|3,076|| align=right|0,147|| align=right|15,79|| align=right|5,395||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58520)||1997 AP3|| align=right|16,5|| align=right|2,516|| align=right|0,115|| align=right|7,86|| align=right|3,990||MBA||3. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58521)||1997 AC8|| align=right|14,4|| align=right|2,967|| align=right|0,083|| align=right|8,19|| align=right|5,110||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58522)||1997 AW19|| align=right|15,7|| align=right|3,055|| align=right|0,086|| align=right|6,94|| align=right|5,340||MBA||10. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58523)||1997 BU|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,152|| align=right|15,41|| align=right|5,427||MBA||27. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58524)||1997 BE1|| align=right|15,1|| align=right|3,002|| align=right|0,160|| align=right|0,72|| align=right|5,201||MBA||26. ledna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58525)||1997 BX3|| align=right|15,3|| align=right|3,088|| align=right|0,129|| align=right|0,51|| align=right|5,426||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58526)||1997 BD4|| align=right|15,8|| align=right|3,109|| align=right|0,059|| align=right|1,99|| align=right|5,481||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58527)||1997 BF4|| align=right|15,7|| align=right|2,999|| align=right|0,136|| align=right|0,42|| align=right|5,192||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58528)||1997 BH7|| align=right|15,7|| align=right|3,174|| align=right|0,142|| align=right|2,33|| align=right|5,654||MBA||28. ledna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58529)||1997 CX|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,144|| align=right|4,29|| align=right|3,339||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58530)||1997 CU2|| align=right|14,7|| align=right|3,175|| align=right|0,168|| align=right|10,58|| align=right|5,657||MBA||2. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58531)||1997 CS4|| align=right|14,7|| align=right|3,115|| align=right|0,121|| align=right|19,69|| align=right|5,497||MBA||3. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(58532)||1997 CY9|| align=right|17,0|| align=right|2,237|| align=right|0,250|| align=right|4,65|| align=right|3,345||MBA||2. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58533)||1997 CD12|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,003|| align=right|5,69|| align=right|4,519||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58534)||1997 CQ29|| align=right|6,6|| align=right|45,43|| align=right|0,121|| align=right|2,90|| align=right|307||CBW BIN||4. února 1997||Mauna Kea||C. Trujillo; J. Chen; D. C. Jewitt; J. Luu
|-
|(58535) Pattillo||1997 DP|| align=right|15,1|| align=right|3,159|| align=right|0,133|| align=right|6,69|| align=right|5,613||MBA||16. února 1997||Needville||Needville
|-
|(58536)||1997 EQ8|| align=right|16,0|| align=right|2,796|| align=right|0,091|| align=right|3,36|| align=right|4,674||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58537)||1997 EG14|| align=right|15,9|| align=right|3,197|| align=right|0,115|| align=right|3,79|| align=right|5,715||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58538)||1997 EN15|| align=right|15,7|| align=right|3,145|| align=right|0,008|| align=right|2,68|| align=right|5,577||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58539)||1997 ET16|| align=right|15,8|| align=right|3,183|| align=right|0,158|| align=right|1,30|| align=right|5,679||MBA||5. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58540)||1997 ET17|| align=right|15,1|| align=right|2,191|| align=right|0,153|| align=right|1,28|| align=right|3,242||MBA||3. března 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58541)||1997 EA18|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,119|| align=right|1,60|| align=right|5,512||MBA||3. března 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58542)||1997 EQ22|| align=right|14,9|| align=right|3,102|| align=right|0,120|| align=right|0,74|| align=right|5,463||MBA||5. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58543)||1997 ET32|| align=right|15,5|| align=right|3,184|| align=right|0,164|| align=right|4,77|| align=right|5,680||MBA||11. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58544)||1997 EK42|| align=right|14,4|| align=right|3,187|| align=right|0,090|| align=right|5,03|| align=right|5,688||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58545)||1997 EG43|| align=right|15,1|| align=right|3,015|| align=right|0,057|| align=right|10,30|| align=right|5,233||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58546)||1997 FQ2|| align=right|14,8|| align=right|3,159|| align=right|0,055|| align=right|13,33|| align=right|5,614||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58547)||1997 FZ2|| align=right|15,2|| align=right|3,214|| align=right|0,161|| align=right|3,80|| align=right|5,760||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58548)||1997 GK12|| align=right|15,3|| align=right|3,193|| align=right|0,061|| align=right|4,27|| align=right|5,704||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58549)||1997 GM14|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,142|| align=right|3,28|| align=right|4,099||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58550)||1997 GN19|| align=right|14,4|| align=right|3,215|| align=right|0,126|| align=right|22,48|| align=right|5,764||MBA||5. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58551)||1997 GP28|| align=right|15,3|| align=right|3,222|| align=right|0,058|| align=right|12,64|| align=right|5,783||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58552)||1997 GH32|| align=right|14,7|| align=right|3,200|| align=right|0,176|| align=right|1,10|| align=right|5,722||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58553)||1997 GK43|| align=right|13,6|| align=right|3,151|| align=right|0,153|| align=right|18,92|| align=right|5,592||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58554)||1997 HX|| align=right|15,4|| align=right|3,235|| align=right|0,097|| align=right|0,79|| align=right|5,817||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58555)||1997 HA3|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,196|| align=right|5,53|| align=right|3,453||MBA||30. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58556)||1997 HH7|| align=right|14,8|| align=right|3,221|| align=right|0,132|| align=right|4,39|| align=right|5,780||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58557)||1997 KE3|| align=right|15,6|| align=right|2,697|| align=right|0,209|| align=right|12,44|| align=right|4,428||MBA||30. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58558)||1997 LE4|| align=right|13,4|| align=right|3,225|| align=right|0,081|| align=right|21,14|| align=right|5,791||MBA||9. června 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(58559)||1997 LT5|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,196|| align=right|11,53|| align=right|3,710||MBA||12. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58560)||1997 LK11|| align=right|15,4|| align=right|3,081|| align=right|0,095|| align=right|3,11|| align=right|5,406||MBA||7. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58561)||1997 ME9|| align=right|16,5|| align=right|2,689|| align=right|0,028|| align=right|1,93|| align=right|4,408||MBA||30. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58562)||1997 NG1|| align=right|15,7|| align=right|2,753|| align=right|0,029|| align=right|2,50|| align=right|4,566||MBA||2. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58563)||1997 NE5|| align=right|15,5|| align=right|2,162|| align=right|0,167|| align=right|3,81|| align=right|3,179||MBA||1. července 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58564)||1997 NQ6|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,123|| align=right|4,38|| align=right|3,435||MBA||9. července 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58565)||1997 OC2|| align=right|16,5|| align=right|2,284|| align=right|0,049|| align=right|1,30|| align=right|3,450||MBA||29. července 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(58566)||1997 PN3|| align=right|14,9|| align=right|2,877|| align=right|0,060|| align=right|2,40|| align=right|4,880||MBA||5. srpna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58567)||1997 QB|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,066|| align=right|5,08|| align=right|4,240||MBA||21. srpna 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(58568)||1997 QM1|| align=right|16,6|| align=right|2,403|| align=right|0,110|| align=right|6,88|| align=right|3,725||MBA||31. srpna 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(58569)||1997 QY2|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,244|| align=right|5,23|| align=right|3,612||MBA||28. srpna 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(58570)||1997 RD4|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,140|| align=right|7,34|| align=right|3,429||MBA||3. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(58571)||1997 RB5|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,196|| align=right|2,44|| align=right|3,579||MBA||8. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(58572)||1997 RV6|| align=right|15,5|| align=right|2,281|| align=right|0,070|| align=right|6,87|| align=right|3,445||MBA||7. září 1997||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(58573) Serpieri||1997 RD7|| align=right|17,1|| align=right|2,358|| align=right|0,266|| align=right|0,96|| align=right|3,620||MBA||9. září 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(58574)||1997 RD8|| align=right|16,6|| align=right|2,238|| align=right|0,170|| align=right|1,37|| align=right|3,347||MBA||11. září 1997||Kleť||Klet
|-
|(58575)||1997 RK9|| align=right|15,1|| align=right|2,436|| align=right|0,172|| align=right|6,34|| align=right|3,801||MBA||11. září 1997||Haleakala||AMOS
|-
|(58576)||1997 RQ9|| align=right|16,6|| align=right|2,348|| align=right|0,091|| align=right|2,87|| align=right|3,598||MBA||4. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58577)||1997 SV|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,122|| align=right|7,15|| align=right|3,641||MBA||16. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58578) Žídek||1997 SP2|| align=right|16,1|| align=right|2,359|| align=right|0,239|| align=right|2,52|| align=right|3,624||MBA||24. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(58579) Ehrenberg||1997 SQ2|| align=right|17,1|| align=right|2,212|| align=right|0,187|| align=right|2,19|| align=right|3,290||MBA||24. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(58580)||1997 SW2|| align=right|16,1|| align=right|2,207|| align=right|0,122|| align=right|7,16|| align=right|3,278||MBA||24. září 1997||Bologna||E. Colombini
|-
|(58581)||1997 SB3|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,141|| align=right|4,81|| align=right|3,423||MBA||24. září 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(58582)||1997 SF3|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,130|| align=right|6,88|| align=right|3,445||MBA||25. září 1997||Kleť||Klet
|-
|(58583)||1997 SV4|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,107|| align=right|6,50|| align=right|3,522||MBA||25. září 1997||Dossobuono||L. Lai
|-
|(58584)||1997 SE11|| align=right|16,0|| align=right|2,716|| align=right|0,243|| align=right|4,20|| align=right|4,476||MBA||29. září 1997||Zeno||T. Stafford
|-
|(58585)||1997 SX11|| align=right|16,2|| align=right|2,317|| align=right|0,140|| align=right|2,65|| align=right|3,525||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58586)||1997 SG23|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,098|| align=right|4,40|| align=right|3,634||MBA||29. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58587)||1997 SK23|| align=right|17,3|| align=right|2,434|| align=right|0,155|| align=right|1,39|| align=right|3,797||MBA||29. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58588)||1997 SV23|| align=right|15,9|| align=right|2,451|| align=right|0,146|| align=right|2,70|| align=right|3,837||MBA||29. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58589)||1997 SF25|| align=right|14,8|| align=right|2,399|| align=right|0,133|| align=right|6,68|| align=right|3,715||MBA||29. září 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(58590)||1997 SX30|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,102|| align=right|7,39|| align=right|3,674||MBA||29. září 1997||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(58591)||1997 SV31|| align=right|16,0|| align=right|2,239|| align=right|0,192|| align=right|2,16|| align=right|3,349||MBA||29. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58592)||1997 SB35|| align=right|15,2|| align=right|2,973|| align=right|0,003|| align=right|8,50|| align=right|5,125||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58593)||1997 TD2|| align=right|16,3|| align=right|2,476|| align=right|0,123|| align=right|7,47|| align=right|3,896||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(58594)||1997 TF9|| align=right|16,3|| align=right|2,458|| align=right|0,129|| align=right|2,23|| align=right|3,853||MBA||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58595)||1997 TX9|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,186|| align=right|6,39|| align=right|3,379||MBA||5. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(58596)||1997 TC10|| align=right|16,8|| align=right|2,442|| align=right|0,169|| align=right|2,18|| align=right|3,815||MBA||6. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(58597)||1997 TH10|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,136|| align=right|3,42|| align=right|4,145||MBA||6. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(58598)||1997 TX11|| align=right|16,1|| align=right|2,295|| align=right|0,149|| align=right|3,81|| align=right|3,476||MBA||7. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58599)||1997 TK13|| align=right|15,9|| align=right|2,910|| align=right|0,059|| align=right|5,79|| align=right|4,964||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58600)||1997 TC17|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,182|| align=right|1,82|| align=right|3,326||MBA||5. října 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(58601)||1997 TW18|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,103|| align=right|3,14|| align=right|3,712||MBA||7. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58602)||1997 TG25|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,194|| align=right|0,67|| align=right|3,663||MBA||11. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(58603)||1997 TM25|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,242|| align=right|7,13|| align=right|3,406||MBA||11. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58604)||1997 TT26|| align=right|14,9|| align=right|2,695|| align=right|0,286|| align=right|8,90|| align=right|4,424||MBA||15. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58605)||1997 TA27|| align=right|15,3|| align=right|2,375|| align=right|0,227|| align=right|1,29|| align=right|3,659||MBA||8. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58606)||1997 TF27|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,118|| align=right|7,15|| align=right|3,660||MBA||4. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(58607) Wenzel||1997 UL|| align=right|15,9|| align=right|2,256|| align=right|0,090|| align=right|6,48|| align=right|3,388||MBA||19. října 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(58608) Geroldrichter||1997 UY|| align=right|14,9|| align=right|2,807|| align=right|0,147|| align=right|6,04|| align=right|4,703||MBA||22. října 1997||Kleť||M. Tichý
|-
|(58609)||1997 UZ1|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,120|| align=right|7,34|| align=right|3,569||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58610)||1997 UN3|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,205|| align=right|4,12|| align=right|4,136||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58611)||1997 UC4|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,049|| align=right|3,95|| align=right|3,398||MBA||17. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58612)||1997 UA5|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,229|| align=right|6,94|| align=right|3,574||MBA||21. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58613)||1997 UN7|| align=right|15,8|| align=right|2,528|| align=right|0,123|| align=right|3,05|| align=right|4,018||MBA||25. října 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58614)||1997 UO7|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,149|| align=right|4,19|| align=right|3,850||MBA||25. října 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58615)||1997 UP13|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,143|| align=right|3,88|| align=right|3,593||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58616)||1997 UT17|| align=right|15,3|| align=right|3,115|| align=right|0,140|| align=right|6,14|| align=right|5,496||MBA||25. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58617)||1997 UC21|| align=right|15,2|| align=right|2,380|| align=right|0,132|| align=right|7,05|| align=right|3,670||MBA||31. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58618)||1997 UU21|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,175|| align=right|3,52|| align=right|3,660||MBA||29. října 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(58619)||1997 UF22|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,086|| align=right|3,60|| align=right|3,771||MBA||26. října 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58620)||1997 UG22|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,083|| align=right|7,57|| align=right|3,636||MBA||26. října 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58621)||1997 UR23|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,184|| align=right|2,61|| align=right|3,685||MBA||27. října 1997||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(58622)||1997 VU|| align=right|14,9|| align=right|2,638|| align=right|0,094|| align=right|13,79|| align=right|4,285||MBA||2. listopadu 1997||Yatsuka||H. Abe; S. Miyasaka
|-
|(58623)||1997 VZ1|| align=right|14,3|| align=right|2,472|| align=right|0,140|| align=right|6,19|| align=right|3,886||MBA||1. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58624)||1997 VC2|| align=right|14,6|| align=right|3,018|| align=right|0,092|| align=right|9,66|| align=right|5,242||MBA||1. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58625)||1997 VE2|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,261|| align=right|5,02|| align=right|4,124||MBA||1. listopadu 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58626)||1997 VF5|| align=right|14,5|| align=right|2,388|| align=right|0,149|| align=right|11,81|| align=right|3,690||MBA||1. listopadu 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(58627)||1997 VG5|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,176|| align=right|7,38|| align=right|3,518||MBA||8. listopadu 1997||Toyama||M. Aoki
|-
|(58628)||1997 VP7|| align=right|15,5|| align=right|2,812|| align=right|0,125|| align=right|6,08|| align=right|4,714||MBA||2. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58629)||1997 VL8|| align=right|15,9|| align=right|2,629|| align=right|0,262|| align=right|4,41|| align=right|4,262||MBA||1. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58630)||1997 WC|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,146|| align=right|6,14|| align=right|3,457||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58631)||1997 WE2|| align=right|14,8|| align=right|2,357|| align=right|0,217|| align=right|9,72|| align=right|3,619||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58632)||1997 WM2|| align=right|14,7|| align=right|2,953|| align=right|0,048|| align=right|2,56|| align=right|5,074||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58633)||1997 WY2|| align=right|15,3|| align=right|2,754|| align=right|0,050|| align=right|2,85|| align=right|4,569||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58634)||1997 WF3|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,206|| align=right|0,88|| align=right|3,670||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58635)||1997 WQ6|| align=right|16,1|| align=right|2,566|| align=right|0,092|| align=right|6,56|| align=right|4,109||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58636)||1997 WQ13|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,206|| align=right|10,09|| align=right|4,626||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58637)||1997 WT14|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,132|| align=right|7,62|| align=right|3,624||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58638)||1997 WA17|| align=right|15,1|| align=right|2,935|| align=right|0,064|| align=right|12,09|| align=right|5,028||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58639)||1997 WZ17|| align=right|15,9|| align=right|2,605|| align=right|0,236|| align=right|11,48|| align=right|4,204||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58640)||1997 WH18|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,094|| align=right|7,17|| align=right|3,730||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58641)||1997 WX20|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,190|| align=right|32,99|| align=right|4,264||MBA||29. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58642)||1997 WL24|| align=right|16,1|| align=right|2,565|| align=right|0,218|| align=right|0,61|| align=right|4,107||MBA||25. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58643)||1997 WO25|| align=right|16,8|| align=right|2,211|| align=right|0,103|| align=right|4,66|| align=right|3,287||MBA||28. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58644)||1997 WU31|| align=right|15,7|| align=right|2,584|| align=right|0,203|| align=right|3,21|| align=right|4,154||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58645)||1997 WT33|| align=right|15,4|| align=right|2,466|| align=right|0,147|| align=right|2,15|| align=right|3,872||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58646)||1997 WD35|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,153|| align=right|13,97|| align=right|4,097||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58647)||1997 WW35|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,132|| align=right|2,67|| align=right|3,758||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58648)||1997 WZ36|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,178|| align=right|2,78|| align=right|3,669||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58649)||1997 WL38|| align=right|15,4|| align=right|2,454|| align=right|0,126|| align=right|4,02|| align=right|3,843||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58650)||1997 WR39|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,208|| align=right|6,39|| align=right|3,483||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58651)||1997 WL42|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,190|| align=right|5,70|| align=right|4,069||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58652)||1997 WD43|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,308|| align=right|10,53|| align=right|4,276||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58653)||1997 WV45|| align=right|15,5|| align=right|2,542|| align=right|0,176|| align=right|4,19|| align=right|4,052||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58654)||1997 WA48|| align=right|16,0|| align=right|2,601|| align=right|0,237|| align=right|6,57|| align=right|4,195||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58655)||1997 WU49|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,189|| align=right|2,26|| align=right|4,192||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58656)||1997 WT50|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,166|| align=right|2,79|| align=right|3,732||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58657)||1997 WG54|| align=right|16,6|| align=right|2,403|| align=right|0,093|| align=right|2,34|| align=right|3,724||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(58658)||1997 WY57|| align=right|16,4|| align=right|2,436|| align=right|0,131|| align=right|6,55|| align=right|3,801||MBA||27. listopadu 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(58659)||1997 WZ57|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,224|| align=right|4,00|| align=right|3,677||MBA||27. listopadu 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(58660)||1997 XR|| align=right|15,5|| align=right|2,257|| align=right|0,146|| align=right|6,65|| align=right|3,390||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58661)||1997 XU|| align=right|14,6|| align=right|2,552|| align=right|0,081|| align=right|7,57|| align=right|4,076||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58662)||1997 XJ2|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,153|| align=right|1,47|| align=right|4,160||MBA||3. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58663)||1997 XZ10|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,143|| align=right|2,20|| align=right|4,027||MBA||9. prosince 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(58664)||1997 YA1|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,246|| align=right|4,13|| align=right|3,649||MBA||21. prosince 1997||Kleť||Klet
|-
|(58665)||1997 YO1|| align=right|16,0|| align=right|2,738|| align=right|0,250|| align=right|8,18|| align=right|4,530||MBA||19. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58666)||1997 YJ2|| align=right|14,4|| align=right|2,687|| align=right|0,083|| align=right|10,84|| align=right|4,405||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58667)||1997 YS2|| align=right|16,0|| align=right|2,457|| align=right|0,121|| align=right|6,85|| align=right|3,851||MBA||21. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(58668)||1997 YJ3|| align=right|15,0|| align=right|2,308|| align=right|0,168|| align=right|7,49|| align=right|3,505||MBA||17. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58669)||1997 YF5|| align=right|15,6|| align=right|2,224|| align=right|0,154|| align=right|5,06|| align=right|3,315||MBA||20. prosince 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(58670)||1997 YA6|| align=right|15,1|| align=right|2,602|| align=right|0,173|| align=right|3,84|| align=right|4,197||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58671)||1997 YC8|| align=right|15,5|| align=right|2,464|| align=right|0,101|| align=right|6,58|| align=right|3,867||MBA||25. prosince 1997||Needville||Needville
|-
|(58672) Remigio||1997 YT8|| align=right|13,4|| align=right|2,621|| align=right|0,246|| align=right|12,22|| align=right|4,242||MBA||28. prosince 1997||Monte Viseggi||Monte Viseggi
|-
|(58673)||1997 YA9|| align=right|14,2|| align=right|2,560|| align=right|0,140|| align=right|11,07|| align=right|4,095||MBA||25. prosince 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(58674)||1997 YG12|| align=right|15,1|| align=right|2,673|| align=right|0,232|| align=right|3,52|| align=right|4,368||MBA||21. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58675)||1997 YD14|| align=right|14,2|| align=right|3,140|| align=right|0,208|| align=right|7,73|| align=right|5,563||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58676)||1997 YN16|| align=right|15,4|| align=right|2,455|| align=right|0,163|| align=right|3,06|| align=right|3,846||MBA||31. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(58677)||1997 YJ17|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,041|| align=right|1,32|| align=right|3,351||MBA||28. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58678)||1997 YE18|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,031|| align=right|9,23|| align=right|5,369||MBA||24. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58679)||1998 AH|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,284|| align=right|4,06|| align=right|4,196||MBA||1. ledna 1998||Bornheim||N. Ehring
|-
|(58680)||1998 AO5|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,122|| align=right|7,87|| align=right|4,193||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58681)||1998 AJ7|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,175|| align=right|3,55|| align=right|4,210||MBA||5. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58682) Alenašolcová||1998 AL8|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,160|| align=right|2,02|| align=right|4,334||MBA||10. ledna 1998||Kleť||Klet
|-
|(58683)||1998 AJ10|| align=right|16,1|| align=right|2,254|| align=right|0,285|| align=right|4,52|| align=right|3,383||MBA||15. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58684)||1998 AA11|| align=right|15,8|| align=right|2,422|| align=right|0,158|| align=right|3,48|| align=right|3,769||MBA||2. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58685)||1998 BP|| align=right|16,9|| align=right|2,315|| align=right|0,100|| align=right|4,90|| align=right|3,521||MBA||18. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58686)||1998 BB1|| align=right|14,0|| align=right|2,610|| align=right|0,134|| align=right|13,55|| align=right|4,216||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58687)||1998 BJ3|| align=right|16,4|| align=right|2,334|| align=right|0,229|| align=right|2,75|| align=right|3,566||MBA||18. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58688)||1998 BJ4|| align=right|13,4|| align=right|2,738|| align=right|0,283|| align=right|10,57|| align=right|4,530||MBA||21. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(58689)||1998 BY9|| align=right|16,0|| align=right|2,658|| align=right|0,097|| align=right|6,78|| align=right|4,333||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58690)||1998 BP10|| align=right|16,4|| align=right|2,335|| align=right|0,169|| align=right|6,75|| align=right|3,567||MBA||27. ledna 1998||Kleť||Klet
|-
|(58691)||1998 BG14|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,069|| align=right|4,83|| align=right|4,088||MBA||24. ledna 1998||Monte Viseggi||Monte Viseggi
|-
|(58692)||1998 BF17|| align=right|15,9|| align=right|2,614|| align=right|0,115|| align=right|2,78|| align=right|4,225||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58693)||1998 BG25|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,089|| align=right|7,67|| align=right|4,432||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58694)||1998 BQ25|| align=right|14,9|| align=right|2,630|| align=right|0,104|| align=right|14,56|| align=right|4,264||MBA||27. ledna 1998||Kleť||Klet
|-
|(58695)||1998 BJ26|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,128|| align=right|1,65|| align=right|3,705||MBA||28. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58696)||1998 BW26|| align=right|15,2|| align=right|2,555|| align=right|0,127|| align=right|3,45|| align=right|4,082||MBA||18. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58697)||1998 BL27|| align=right|15,5|| align=right|2,833|| align=right|0,105|| align=right|1,24|| align=right|4,768||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58698)||1998 BE31|| align=right|16,5|| align=right|2,573|| align=right|0,027|| align=right|0,77|| align=right|4,127||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58699)||1998 BK42|| align=right|14,7|| align=right|2,480|| align=right|0,162|| align=right|15,15|| align=right|3,905||MBA||26. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58700)||1998 BQ42|| align=right|16,8|| align=right|2,351|| align=right|0,151|| align=right|2,48|| align=right|3,604||MBA||18. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58701)||1998 BR42|| align=right|13,8|| align=right|3,127|| align=right|0,041|| align=right|21,08|| align=right|5,528||MBA||18. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58702)||1998 BX43|| align=right|15,1|| align=right|2,647|| align=right|0,181|| align=right|4,93|| align=right|4,305||MBA||25. ledna 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(58703)||1998 BH44|| align=right|14,6|| align=right|2,462|| align=right|0,250|| align=right|3,08|| align=right|3,861||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58704)||1998 BA46|| align=right|14,6|| align=right|3,158|| align=right|0,160|| align=right|0,41|| align=right|5,612||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58705)||1998 BN47|| align=right|15,6|| align=right|2,721|| align=right|0,212|| align=right|9,72|| align=right|4,487||MBA||25. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58706)||1998 CD|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,105|| align=right|5,10|| align=right|3,693||MBA||1. února 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58707)||1998 CS|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,039|| align=right|12,87|| align=right|4,198||MBA||2. února 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(58708)||1998 CX1|| align=right|16,8|| align=right|2,313|| align=right|0,074|| align=right|5,41|| align=right|3,518||MBA||6. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58709)||1998 CT2|| align=right|15,2|| align=right|3,238|| align=right|0,112|| align=right|4,60|| align=right|5,826||MBA||14. února 1998||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(58710)||1998 CH3|| align=right|15,1|| align=right|3,039|| align=right|0,115|| align=right|3,40|| align=right|5,298||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58711)||1998 CM3|| align=right|14,5|| align=right|2,663|| align=right|0,073|| align=right|5,73|| align=right|4,346||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58712)||1998 CX4|| align=right|13,9|| align=right|2,462|| align=right|0,033|| align=right|7,52|| align=right|3,863||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58713)||1998 DS|| align=right|16,6|| align=right|2,349|| align=right|0,149|| align=right|3,75|| align=right|3,599||MBA||19. února 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(58714)||1998 DS2|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,199|| align=right|7,54|| align=right|3,611||MBA||16. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58715)||1998 DK3|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,261|| align=right|4,32|| align=right|4,105||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58716)||1998 DU4|| align=right|15,4|| align=right|2,713|| align=right|0,246|| align=right|10,50|| align=right|4,467||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58717)||1998 DE8|| align=right|15,6|| align=right|2,725|| align=right|0,127|| align=right|3,60|| align=right|4,497||MBA||21. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58718)||1998 DN9|| align=right|14,0|| align=right|2,739|| align=right|0,125|| align=right|10,46|| align=right|4,531||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58719)||1998 DY10|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,173|| align=right|5,24|| align=right|4,538||MBA||17. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58720)||1998 DD11|| align=right|14,9|| align=right|2,714|| align=right|0,178|| align=right|9,56|| align=right|4,470||MBA||19. února 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(58721)||1998 DX14|| align=right|13,4|| align=right|3,126|| align=right|0,100|| align=right|14,62|| align=right|5,526||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58722)||1998 DN17|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,196|| align=right|11,90|| align=right|4,500||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58723)||1998 DU17|| align=right|16,4|| align=right|2,687|| align=right|0,242|| align=right|3,34|| align=right|4,403||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58724)||1998 DY17|| align=right|16,0|| align=right|3,009|| align=right|0,094|| align=right|3,27|| align=right|5,220||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58725)||1998 DZ18|| align=right|16,2|| align=right|2,670|| align=right|0,275|| align=right|3,98|| align=right|4,363||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58726)||1998 DG19|| align=right|15,4|| align=right|2,793|| align=right|0,029|| align=right|3,01|| align=right|4,666||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58727)||1998 DA21|| align=right|16,6|| align=right|2,386|| align=right|0,251|| align=right|1,77|| align=right|3,684||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58728)||1998 DR23|| align=right|15,7|| align=right|2,972|| align=right|0,050|| align=right|1,43|| align=right|5,124||MBA||19. února 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(58729)||1998 DJ24|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,165|| align=right|13,68|| align=right|4,104||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58730)||1998 DR28|| align=right|15,3|| align=right|2,760|| align=right|0,197|| align=right|3,34|| align=right|4,584||MBA||26. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58731)||1998 DE32|| align=right|15,7|| align=right|2,702|| align=right|0,071|| align=right|4,67|| align=right|4,441||MBA||21. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58732)||1998 DL34|| align=right|14,0|| align=right|2,796|| align=right|0,082|| align=right|11,96|| align=right|4,674||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58733)||1998 DH35|| align=right|13,7|| align=right|2,575|| align=right|0,090|| align=right|13,74|| align=right|4,132||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58734)||1998 EP|| align=right|17,7|| align=right|2,321|| align=right|0,141|| align=right|5,32|| align=right|3,535||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58735)||1998 EP2|| align=right|15,2|| align=right|2,441|| align=right|0,153|| align=right|2,30|| align=right|3,814||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58736)||1998 EO6|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,091|| align=right|4,11|| align=right|4,218||MBA||1. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58737)||1998 EA10|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,175|| align=right|13,05|| align=right|4,417||MBA||14. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58738)||1998 EX10|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,112|| align=right|5,62|| align=right|3,633||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58739)||1998 EZ11|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,157|| align=right|4,83|| align=right|3,736||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58740)||1998 ES12|| align=right|14,9|| align=right|3,185|| align=right|0,143|| align=right|3,05|| align=right|5,683||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58741)||1998 EZ12|| align=right|14,0|| align=right|2,757|| align=right|0,096|| align=right|9,36|| align=right|4,578||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58742)||1998 EG13|| align=right|16,5|| align=right|2,789|| align=right|0,150|| align=right|4,59|| align=right|4,656||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58743)||1998 EJ13|| align=right|16,5|| align=right|2,389|| align=right|0,131|| align=right|2,83|| align=right|3,691||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58744)||1998 EN13|| align=right|16,4|| align=right|3,201|| align=right|0,099|| align=right|6,21|| align=right|5,726||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58745)||1998 FM3|| align=right|15,8|| align=right|2,876|| align=right|0,076|| align=right|1,67|| align=right|4,877||MBA||20. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58746)||1998 FS3|| align=right|15,9|| align=right|2,857|| align=right|0,070|| align=right|1,23|| align=right|4,828||MBA||20. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58747)||1998 FJ5|| align=right|15,8|| align=right|1,918|| align=right|0,032|| align=right|23,64|| align=right|2,656||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58748)||1998 FB9|| align=right|15,4|| align=right|3,055|| align=right|0,141|| align=right|3,63|| align=right|5,340||MBA||22. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58749)||1998 FG10|| align=right|14,6|| align=right|2,796|| align=right|0,043|| align=right|2,35|| align=right|4,675||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58750)||1998 FY10|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,065|| align=right|2,22|| align=right|4,346||MBA||25. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58751)||1998 FZ11|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,120|| align=right|4,31|| align=right|3,557||MBA||24. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58752)||1998 FF12|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,101|| align=right|8,05|| align=right|4,055||MBA||26. března 1998||Kleť||Klet
|-
|(58753)||1998 FO12|| align=right|16,2|| align=right|2,849|| align=right|0,070|| align=right|2,82|| align=right|4,808||MBA||20. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58754)||1998 FT12|| align=right|15,5|| align=right|2,260|| align=right|0,199|| align=right|8,63|| align=right|3,397||MBA||21. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58755)||1998 FS14|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,077|| align=right|9,98|| align=right|5,224||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58756)||1998 FR15|| align=right|15,5|| align=right|3,067|| align=right|0,140|| align=right|10,60|| align=right|5,371||MBA||28. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58757)||1998 FF18|| align=right|15,1|| align=right|2,685|| align=right|0,175|| align=right|5,19|| align=right|4,398||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58758)||1998 FO18|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,168|| align=right|1,48|| align=right|3,712||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58759)||1998 FZ18|| align=right|14,0|| align=right|2,981|| align=right|0,239|| align=right|7,72|| align=right|5,147||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58760)||1998 FB21|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,121|| align=right|5,04|| align=right|4,237||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58761)||1998 FH24|| align=right|15,9|| align=right|2,802|| align=right|0,164|| align=right|7,88|| align=right|4,689||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58762)||1998 FJ24|| align=right|13,6|| align=right|2,614|| align=right|0,134|| align=right|14,86|| align=right|4,225||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58763)||1998 FR25|| align=right|15,2|| align=right|2,706|| align=right|0,057|| align=right|2,51|| align=right|4,452||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58764)||1998 FE27|| align=right|15,9|| align=right|2,698|| align=right|0,191|| align=right|4,12|| align=right|4,430||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58765)||1998 FZ33|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,077|| align=right|14,08|| align=right|4,092||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58766)||1998 FS34|| align=right|15,0|| align=right|3,149|| align=right|0,135|| align=right|3,04|| align=right|5,586||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58767)||1998 FQ39|| align=right|15,3|| align=right|2,723|| align=right|0,134|| align=right|3,51|| align=right|4,494||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58768)||1998 FQ40|| align=right|18,0|| align=right|2,332|| align=right|0,101|| align=right|6,54|| align=right|3,559||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58769)||1998 FS45|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,128|| align=right|3,63|| align=right|4,596||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58770)||1998 FM49|| align=right|14,5|| align=right|2,551|| align=right|0,198|| align=right|12,52|| align=right|4,073||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58771)||1998 FP49|| align=right|14,6|| align=right|2,911|| align=right|0,061|| align=right|1,77|| align=right|4,966||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58772)||1998 FB56|| align=right|14,9|| align=right|2,810|| align=right|0,036|| align=right|4,65|| align=right|4,710||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58773)||1998 FE57|| align=right|15,1|| align=right|2,882|| align=right|0,017|| align=right|2,18|| align=right|4,893||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58774)||1998 FA58|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,103|| align=right|10,37|| align=right|5,129||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58775)||1998 FR59|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,056|| align=right|5,23|| align=right|4,530||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58776)||1998 FG60|| align=right|15,1|| align=right|2,984|| align=right|0,056|| align=right|9,03|| align=right|5,154||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58777)||1998 FN65|| align=right|14,8|| align=right|2,925|| align=right|0,096|| align=right|10,13|| align=right|5,001||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58778)||1998 FS66|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,129|| align=right|12,37|| align=right|4,580||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58779)||1998 FA70|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,268|| align=right|4,09|| align=right|3,595||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58780)||1998 FL70|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,107|| align=right|5,31|| align=right|3,443||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58781)||1998 FX72|| align=right|14,6|| align=right|3,088|| align=right|0,047|| align=right|9,03|| align=right|5,427||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58782)||1998 FY72|| align=right|15,7|| align=right|2,520|| align=right|0,073|| align=right|1,07|| align=right|4,000||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58783)||1998 FN74|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,170|| align=right|2,53|| align=right|4,220||MBA||21. března 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(58784)||1998 FJ75|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,075|| align=right|10,59|| align=right|5,185||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58785)||1998 FT77|| align=right|13,9|| align=right|2,762|| align=right|0,143|| align=right|9,71|| align=right|4,590||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58786)||1998 FD78|| align=right|16,4|| align=right|2,197|| align=right|0,217|| align=right|8,49|| align=right|3,256||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58787)||1998 FW78|| align=right|14,2|| align=right|2,992|| align=right|0,152|| align=right|12,00|| align=right|5,175||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58788)||1998 FW79|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,061|| align=right|4,53|| align=right|5,349||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58789)||1998 FK80|| align=right|14,3|| align=right|2,844|| align=right|0,138|| align=right|15,52|| align=right|4,795||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58790)||1998 FN81|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,114|| align=right|3,76|| align=right|4,510||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58791)||1998 FH82|| align=right|14,0|| align=right|2,698|| align=right|0,157|| align=right|12,65|| align=right|4,431||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58792)||1998 FF84|| align=right|14,6|| align=right|2,729|| align=right|0,206|| align=right|9,54|| align=right|4,508||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58793)||1998 FJ84|| align=right|15,0|| align=right|2,809|| align=right|0,172|| align=right|9,20|| align=right|4,707||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58794)||1998 FW84|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,069|| align=right|15,17|| align=right|5,515||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58795)||1998 FE87|| align=right|14,9|| align=right|2,789|| align=right|0,250|| align=right|9,42|| align=right|4,657||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58796)||1998 FO94|| align=right|15,5|| align=right|3,207|| align=right|0,149|| align=right|6,03|| align=right|5,743||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58797)||1998 FU98|| align=right|13,8|| align=right|2,866|| align=right|0,144|| align=right|10,06|| align=right|4,850||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58798)||1998 FU100|| align=right|13,6|| align=right|3,004|| align=right|0,055|| align=right|9,28|| align=right|5,206||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58799)||1998 FG103|| align=right|15,6|| align=right|2,479|| align=right|0,092|| align=right|6,00|| align=right|3,902||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58800)||1998 FF104|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,164|| align=right|12,45|| align=right|4,592||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58801)||1998 FP105|| align=right|14,7|| align=right|2,986|| align=right|0,056|| align=right|9,16|| align=right|5,160||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58802)||1998 FW106|| align=right|15,1|| align=right|3,193|| align=right|0,155|| align=right|13,11|| align=right|5,704||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58803)||1998 FX109|| align=right|16,2|| align=right|2,549|| align=right|0,126|| align=right|21,59|| align=right|4,068||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58804)||1998 FM110|| align=right|14,3|| align=right|2,794|| align=right|0,241|| align=right|14,29|| align=right|4,671||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58805)||1998 FN113|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,059|| align=right|10,41|| align=right|5,335||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58806)||1998 FF117|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,129|| align=right|11,69|| align=right|4,523||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58807)||1998 FN127|| align=right|15,5|| align=right|2,642|| align=right|0,124|| align=right|4,44|| align=right|4,294||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58808)||1998 FV127|| align=right|14,8|| align=right|3,199|| align=right|0,097|| align=right|5,93|| align=right|5,722||MBA||25. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58809)||1998 FX130|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,034|| align=right|4,35|| align=right|4,682||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58810)||1998 FR136|| align=right|15,4|| align=right|2,552|| align=right|0,120|| align=right|7,10|| align=right|4,077||MBA||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58811)||1998 FQ145|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,162|| align=right|12,86|| align=right|4,546||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58812)||1998 GM|| align=right|15,7|| align=right|2,531|| align=right|0,187|| align=right|4,85|| align=right|4,026||MBA||3. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58813)||1998 GP4|| align=right|13,4|| align=right|3,216|| align=right|0,097|| align=right|23,08|| align=right|5,766||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58814)||1998 GQ6|| align=right|14,3|| align=right|3,125|| align=right|0,035|| align=right|16,75|| align=right|5,523||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58815)||1998 GR8|| align=right|16,4|| align=right|2,802|| align=right|0,146|| align=right|14,54|| align=right|4,691||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58816)||1998 GU10|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,111|| align=right|9,62|| align=right|4,555||MBA||2. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58817)||1998 GJ11|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,216|| align=right|30,86|| align=right|4,193||MBA||15. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58818)||1998 HE2|| align=right|13,9|| align=right|3,067|| align=right|0,058|| align=right|10,44|| align=right|5,369||MBA||20. dubna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(58819)||1998 HF3|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,165|| align=right|12,97|| align=right|5,316||MBA||21. dubna 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(58820)||1998 HN5|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,106|| align=right|13,99|| align=right|4,065||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58821)||1998 HZ5|| align=right|15,5|| align=right|3,107|| align=right|0,154|| align=right|5,64|| align=right|5,475||MBA||21. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58822)||1998 HO7|| align=right|16,9|| align=right|1,827|| align=right|0,042|| align=right|24,37|| align=right|2,470||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58823)||1998 HR8|| align=right|16,6|| align=right|2,603|| align=right|0,217|| align=right|4,79|| align=right|4,199||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58824)||1998 HY10|| align=right|14,2|| align=right|2,974|| align=right|0,116|| align=right|11,28|| align=right|5,127||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58825)||1998 HE11|| align=right|14,2|| align=right|3,176|| align=right|0,181|| align=right|18,69|| align=right|5,660||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58826)||1998 HC15|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,177|| align=right|8,82|| align=right|4,681||MBA||18. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58827)||1998 HH15|| align=right|13,8|| align=right|3,082|| align=right|0,007|| align=right|10,79|| align=right|5,410||MBA||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58828)||1998 HM15|| align=right|15,4|| align=right|2,918|| align=right|0,102|| align=right|10,74|| align=right|4,985||MBA||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58829)||1998 HF19|| align=right|15,1|| align=right|3,017|| align=right|0,186|| align=right|11,91|| align=right|5,241||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58830)||1998 HE23|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,338|| align=right|11,05|| align=right|4,161||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58831)||1998 HN30|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,021|| align=right|3,12|| align=right|4,475||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58832)||1998 HU31|| align=right|16,0|| align=right|1,929|| align=right|0,092|| align=right|20,93|| align=right|2,679||MBA||22. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58833)||1998 HM33|| align=right|13,6|| align=right|2,984|| align=right|0,069|| align=right|11,92|| align=right|5,153||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58834)||1998 HN37|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,137|| align=right|12,98|| align=right|4,422||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58835)||1998 HG39|| align=right|13,6|| align=right|2,630|| align=right|0,028|| align=right|15,60|| align=right|4,264||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58836)||1998 HA43|| align=right|14,9|| align=right|2,787|| align=right|0,109|| align=right|9,12|| align=right|4,651||MBA||24. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58837)||1998 HQ46|| align=right|14,0|| align=right|3,008|| align=right|0,041|| align=right|10,13|| align=right|5,215||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58838)||1998 HO50|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,047|| align=right|11,21|| align=right|5,347||MBA||29. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58839)||1998 HZ50|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,178|| align=right|6,75|| align=right|4,691||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58840)||1998 HT53|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,067|| align=right|6,62|| align=right|3,638||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58841)||1998 HT54|| align=right|13,8|| align=right|2,563|| align=right|0,124|| align=right|13,04|| align=right|4,102||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58842)||1998 HP55|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,080|| align=right|3,41|| align=right|4,105||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58843)||1998 HB59|| align=right|15,3|| align=right|2,994|| align=right|0,109|| align=right|1,73|| align=right|5,180||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58844)||1998 HV60|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,134|| align=right|13,45|| align=right|5,462||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58845)||1998 HZ60|| align=right|15,1|| align=right|2,704|| align=right|0,151|| align=right|12,63|| align=right|4,445||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58846)||1998 HN63|| align=right|15,7|| align=right|3,004|| align=right|0,180|| align=right|6,58|| align=right|5,206||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58847)||1998 HO68|| align=right|14,0|| align=right|3,078|| align=right|0,105|| align=right|3,04|| align=right|5,399||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58848)||1998 HH71|| align=right|17,2|| align=right|2,290|| align=right|0,221|| align=right|2,50|| align=right|3,465||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58849)||1998 HZ72|| align=right|16,0|| align=right|3,020|| align=right|0,059|| align=right|5,35|| align=right|5,246||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58850)||1998 HH74|| align=right|15,5|| align=right|2,924|| align=right|0,069|| align=right|2,66|| align=right|4,999||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58851)||1998 HY77|| align=right|15,2|| align=right|3,026|| align=right|0,168|| align=right|2,19|| align=right|5,264||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58852)||1998 HE84|| align=right|14,7|| align=right|3,229|| align=right|0,175|| align=right|13,28|| align=right|5,801||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58853)||1998 HD85|| align=right|14,5|| align=right|3,168|| align=right|0,104|| align=right|4,56|| align=right|5,638||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58854)||1998 HV87|| align=right|14,5|| align=right|3,014|| align=right|0,179|| align=right|11,85|| align=right|5,232||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58855)||1998 HR92|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,094|| align=right|9,87|| align=right|4,364||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58856)||1998 HK93|| align=right|16,8|| align=right|2,248|| align=right|0,126|| align=right|3,70|| align=right|3,371||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58857)||1998 HP94|| align=right|13,9|| align=right|2,991|| align=right|0,028|| align=right|10,65|| align=right|5,172||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58858)||1998 HU97|| align=right|14,2|| align=right|3,125|| align=right|0,088|| align=right|10,37|| align=right|5,525||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58859)||1998 HD98|| align=right|13,4|| align=right|3,049|| align=right|0,130|| align=right|10,52|| align=right|5,324||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58860)||1998 HU99|| align=right|14,7|| align=right|3,059|| align=right|0,057|| align=right|9,06|| align=right|5,349||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58861)||1998 HV99|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,206|| align=right|10,03|| align=right|5,424||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58862)||1998 HR101|| align=right|14,6|| align=right|3,190|| align=right|0,218|| align=right|24,73|| align=right|5,696||MBA||28. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58863)||1998 HA102|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,092|| align=right|14,82|| align=right|5,657||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58864)||1998 HC109|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,137|| align=right|11,97|| align=right|4,350||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58865)||1998 HX109|| align=right|13,8|| align=right|3,202|| align=right|0,111|| align=right|11,24|| align=right|5,729||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58866)||1998 HP110|| align=right|15,5|| align=right|2,909|| align=right|0,073|| align=right|5,95|| align=right|4,961||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58867)||1998 HV110|| align=right|14,9|| align=right|2,873|| align=right|0,069|| align=right|6,67|| align=right|4,868||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58868)||1998 HK112|| align=right|14,6|| align=right|2,851|| align=right|0,055|| align=right|17,51|| align=right|4,813||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58869)||1998 HA113|| align=right|15,9|| align=right|2,265|| align=right|0,110|| align=right|9,17|| align=right|3,409||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58870)||1998 HR113|| align=right|15,0|| align=right|3,047|| align=right|0,251|| align=right|6,44|| align=right|5,319||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58871)||1998 HX114|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,162|| align=right|12,45|| align=right|4,092||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58872)||1998 HY117|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,227|| align=right|12,57|| align=right|4,203||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58873)||1998 HK118|| align=right|13,6|| align=right|3,149|| align=right|0,094|| align=right|16,21|| align=right|5,588||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58874)||1998 HH119|| align=right|14,5|| align=right|2,929|| align=right|0,155|| align=right|8,14|| align=right|5,011||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58875)||1998 HS119|| align=right|14,1|| align=right|2,574|| align=right|0,183|| align=right|15,22|| align=right|4,129||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58876)||1998 HT121|| align=right|15,3|| align=right|3,015|| align=right|0,091|| align=right|10,51|| align=right|5,233||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58877)||1998 HM124|| align=right|12,9|| align=right|3,191|| align=right|0,075|| align=right|21,61|| align=right|5,700||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58878)||1998 HK125|| align=right|15,6|| align=right|2,859|| align=right|0,289|| align=right|8,41|| align=right|4,834||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58879)||1998 HO126|| align=right|12,7|| align=right|3,222|| align=right|0,115|| align=right|23,55|| align=right|5,781||MBA||28. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58880)||1998 HA130|| align=right|15,6|| align=right|2,800|| align=right|0,153|| align=right|12,24|| align=right|4,684||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58881)||1998 HZ132|| align=right|15,6|| align=right|3,003|| align=right|0,153|| align=right|1,85|| align=right|5,203||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58882)||1998 HF134|| align=right|14,5|| align=right|3,127|| align=right|0,260|| align=right|9,27|| align=right|5,529||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58883)||1998 HH137|| align=right|15,1|| align=right|2,812|| align=right|0,154|| align=right|8,57|| align=right|4,714||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58884)||1998 HD139|| align=right|14,7|| align=right|2,470|| align=right|0,193|| align=right|12,08|| align=right|3,881||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58885)||1998 HA142|| align=right|16,5|| align=right|2,262|| align=right|0,165|| align=right|6,59|| align=right|3,401||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58886)||1998 HN143|| align=right|13,8|| align=right|3,126|| align=right|0,347|| align=right|18,48|| align=right|5,525||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58887)||1998 HD144|| align=right|15,1|| align=right|2,899|| align=right|0,202|| align=right|7,76|| align=right|4,936||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58888)||1998 HE144|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,163|| align=right|6,23|| align=right|3,591||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58889)||1998 HW144|| align=right|17,2|| align=right|2,231|| align=right|0,133|| align=right|4,41|| align=right|3,333||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58890)||1998 HS145|| align=right|15,1|| align=right|2,984|| align=right|0,046|| align=right|10,09|| align=right|5,155||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58891)||1998 HT145|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,135|| align=right|8,38|| align=right|4,158||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58892)||1998 HP148|| align=right|14,4|| align=right|3,145|| align=right|0,119|| align=right|19,02|| align=right|5,578||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58893)||1998 HQ153|| align=right|14,4|| align=right|3,047|| align=right|0,145|| align=right|17,17|| align=right|5,318||MBA||24. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58894)||1998 HK155|| align=right|16,7|| align=right|2,597|| align=right|0,176|| align=right|5,29|| align=right|4,185||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58895)||1998 JS3|| align=right|14,3|| align=right|3,123|| align=right|0,115|| align=right|5,85|| align=right|5,519||MBA||6. května 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58896)||1998 JE4|| align=right|14,7|| align=right|2,716|| align=right|0,163|| align=right|13,00|| align=right|4,476||MBA||15. května 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(58897)||1998 KZ|| align=right|15,5|| align=right|1,947|| align=right|0,067|| align=right|22,95|| align=right|2,716||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58898)||1998 KH4|| align=right|15,1|| align=right|3,220|| align=right|0,137|| align=right|1,54|| align=right|5,778||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58899)||1998 KD7|| align=right|13,8|| align=right|3,166|| align=right|0,055|| align=right|17,95|| align=right|5,633||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58900)||1998 KM7|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,094|| align=right|13,11|| align=right|5,602||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58901)||1998 KX8|| align=right|15,5|| align=right|2,752|| align=right|0,183|| align=right|8,92|| align=right|4,565||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58902)||1998 KC9|| align=right|14,1|| align=right|3,118|| align=right|0,226|| align=right|16,04|| align=right|5,506||MBA||27. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58903)||1998 KC10|| align=right|16,3|| align=right|2,293|| align=right|0,184|| align=right|2,96|| align=right|3,472||MBA||25. května 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58904)||1998 KV10|| align=right|15,0|| align=right|3,029|| align=right|0,045|| align=right|10,93|| align=right|5,271||MBA||22. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58905)||1998 KE11|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,104|| align=right|14,49|| align=right|5,544||MBA||23. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58906)||1998 KN18|| align=right|13,1|| align=right|3,117|| align=right|0,112|| align=right|21,21|| align=right|5,503||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58907)||1998 KM22|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,189|| align=right|3,47|| align=right|4,273||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58908)||1998 KM29|| align=right|13,9|| align=right|3,206|| align=right|0,047|| align=right|9,61|| align=right|5,740||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58909)||1998 KP30|| align=right|14,8|| align=right|3,125|| align=right|0,124|| align=right|18,39|| align=right|5,523||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58910)||1998 KE32|| align=right|16,6|| align=right|2,676|| align=right|0,238|| align=right|4,48|| align=right|4,377||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58911)||1998 KO33|| align=right|16,3|| align=right|2,592|| align=right|0,198|| align=right|3,76|| align=right|4,173||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58912)||1998 KN34|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,170|| align=right|20,44|| align=right|5,716||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58913)||1998 KY34|| align=right|15,6|| align=right|2,800|| align=right|0,097|| align=right|4,33|| align=right|4,683||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58914)||1998 KE41|| align=right|13,7|| align=right|3,084|| align=right|0,105|| align=right|16,99|| align=right|5,416||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58915)||1998 KA50|| align=right|14,0|| align=right|3,067|| align=right|0,264|| align=right|14,67|| align=right|5,371||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58916)||1998 KM50|| align=right|15,3|| align=right|3,129|| align=right|0,174|| align=right|16,76|| align=right|5,533||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58917)||1998 KP53|| align=right|14,7|| align=right|3,168|| align=right|0,161|| align=right|10,90|| align=right|5,637||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58918)||1998 KB54|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,068|| align=right|9,73|| align=right|4,230||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58919)||1998 KF55|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,228|| align=right|15,41|| align=right|5,575||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58920)||1998 KJ56|| align=right|16,3|| align=right|1,916|| align=right|0,076|| align=right|20,86|| align=right|2,652||MBA||27. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58921)||1998 KH58|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,201|| align=right|16,98|| align=right|5,546||MBA||21. května 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(58922)||1998 KK58|| align=right|16,6|| align=right|2,867|| align=right|0,097|| align=right|1,68|| align=right|4,853||MBA||22. května 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(58923)||1998 KJ62|| align=right|14,0|| align=right|3,103|| align=right|0,172|| align=right|22,34|| align=right|5,465||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58924)||1998 KF67|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,245|| align=right|15,08|| align=right|4,036||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58925)||1998 LZ2|| align=right|14,0|| align=right|3,143|| align=right|0,178|| align=right|15,44|| align=right|5,571||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58926)||1998 MO1|| align=right|16,0|| align=right|2,771|| align=right|0,116|| align=right|4,90|| align=right|4,612||MBA||16. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58927)||1998 MB10|| align=right|17,0|| align=right|2,206|| align=right|0,112|| align=right|9,61|| align=right|3,275||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58928)||1998 MP18|| align=right|15,2|| align=right|3,090|| align=right|0,191|| align=right|1,31|| align=right|5,430||MBA||26. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58929)||1998 MU30|| align=right|13,4|| align=right|3,152|| align=right|0,115|| align=right|22,48|| align=right|5,595||MBA||27. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58930)||1998 MK31|| align=right|16,3|| align=right|2,711|| align=right|0,236|| align=right|2,85|| align=right|4,463||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58931)||1998 MK47|| align=right|11,9|| align=right|5,286|| align=right|0,099|| align=right|16,40|| align=right|12,16||JUT||28. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58932)||1998 OF7|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,199|| align=right|5,96|| align=right|3,352||MBA||28. července 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58933)||1998 ON10|| align=right|16,3|| align=right|2,487|| align=right|0,255|| align=right|1,30|| align=right|3,920||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58934)||1998 OK13|| align=right|15,4|| align=right|2,226|| align=right|0,106|| align=right|6,24|| align=right|3,321||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58935)||1998 ON14|| align=right|15,4|| align=right|2,425|| align=right|0,191|| align=right|3,27|| align=right|3,777||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58936)||1998 PJ1|| align=right|16,5|| align=right|2,339|| align=right|0,121|| align=right|3,23|| align=right|3,577||MBA||13. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(58937)||1998 QL6|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,195|| align=right|3,41|| align=right|4,248||MBA||24. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58938)||1998 QJ18|| align=right|15,6|| align=right|2,681|| align=right|0,269|| align=right|14,07|| align=right|4,389||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58939)||1998 QY20|| align=right|17,1|| align=right|2,435|| align=right|0,219|| align=right|1,05|| align=right|3,799||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58940)||1998 QP21|| align=right|16,3|| align=right|2,108|| align=right|0,084|| align=right|2,61|| align=right|3,059||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58941)||1998 QK29|| align=right|16,1|| align=right|2,465|| align=right|0,121|| align=right|5,82|| align=right|3,869||MBA||22. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58942)||1998 QH33|| align=right|15,8|| align=right|2,298|| align=right|0,141|| align=right|3,60|| align=right|3,483||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58943)||1998 QF37|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,309|| align=right|4,61|| align=right|4,110||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58944)||1998 QO41|| align=right|16,5|| align=right|2,234|| align=right|0,065|| align=right|3,82|| align=right|3,339||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58945)||1998 QY43|| align=right|15,6|| align=right|2,218|| align=right|0,037|| align=right|3,93|| align=right|3,303||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58946)||1998 QY51|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,150|| align=right|4,75|| align=right|3,647||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58947)||1998 QX52|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,318|| align=right|12,58|| align=right|4,054||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58948)||1998 QT54|| align=right|14,4|| align=right|2,401|| align=right|0,066|| align=right|5,60|| align=right|3,720||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58949)||1998 QK63|| align=right|16,1|| align=right|2,132|| align=right|0,132|| align=right|5,16|| align=right|3,112||MBA||30. srpna 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(58950)||1998 QE69|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,249|| align=right|8,53|| align=right|3,599||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58951)||1998 QD72|| align=right|14,3|| align=right|2,683|| align=right|0,263|| align=right|10,50|| align=right|4,394||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58952)||1998 QO74|| align=right|14,2|| align=right|2,610|| align=right|0,141|| align=right|11,46|| align=right|4,215||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58953)||1998 QC75|| align=right|14,0|| align=right|3,418|| align=right|0,100|| align=right|9,03|| align=right|6,318||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58954)||1998 QE76|| align=right|15,1|| align=right|2,725|| align=right|0,264|| align=right|7,83|| align=right|4,497||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58955)||1998 QG78|| align=right|16,5|| align=right|2,261|| align=right|0,127|| align=right|6,13|| align=right|3,399||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58956)||1998 QG90|| align=right|13,3|| align=right|3,127|| align=right|0,184|| align=right|16,21|| align=right|5,529||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58957)||1998 QE91|| align=right|14,6|| align=right|3,167|| align=right|0,353|| align=right|21,33|| align=right|5,636||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58958)||1998 QL97|| align=right|17,5|| align=right|1,939|| align=right|0,116|| align=right|22,00|| align=right|2,699||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58959)||1998 QD98|| align=right|15,4|| align=right|2,241|| align=right|0,193|| align=right|5,31|| align=right|3,355||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58960)||1998 QH99|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,192|| align=right|3,21|| align=right|3,689||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58961)||1998 QG100|| align=right|16,8|| align=right|2,313|| align=right|0,207|| align=right|7,34|| align=right|3,517||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58962)||1998 QJ100|| align=right|15,1|| align=right|2,271|| align=right|0,104|| align=right|7,09|| align=right|3,421||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58963)||1998 QR100|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,190|| align=right|4,37|| align=right|4,360||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58964)||1998 QJ104|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,280|| align=right|11,83|| align=right|5,344||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58965)||1998 RO2|| align=right|15,1|| align=right|3,059|| align=right|0,139|| align=right|11,58|| align=right|5,349||MBA||15. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58966)||1998 RW3|| align=right|15,8|| align=right|2,639|| align=right|0,235|| align=right|17,19|| align=right|4,286||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58967)||1998 RR5|| align=right|17,2|| align=right|2,405|| align=right|0,236|| align=right|2,41|| align=right|3,729||MBA||15. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58968)||1998 RJ6|| align=right|15,2|| align=right|2,314|| align=right|0,083|| align=right|4,63|| align=right|3,519||MBA||14. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58969)||1998 RO6|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,155|| align=right|4,49|| align=right|3,766||MBA||15. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58970)||1998 RZ8|| align=right|15,2|| align=right|2,964|| align=right|0,169|| align=right|3,66|| align=right|5,101||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58971)||1998 RE11|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,128|| align=right|0,39|| align=right|3,471||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58972)||1998 RO16|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,208|| align=right|11,67|| align=right|4,413||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58973)||1998 RX16|| align=right|15,9|| align=right|2,551|| align=right|0,229|| align=right|7,72|| align=right|4,073||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58974)||1998 RP22|| align=right|16,5|| align=right|2,426|| align=right|0,185|| align=right|0,75|| align=right|3,778||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58975)||1998 RD31|| align=right|14,8|| align=right|3,033|| align=right|0,090|| align=right|5,25|| align=right|5,281||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58976)||1998 RD34|| align=right|15,8|| align=right|2,600|| align=right|0,155|| align=right|5,81|| align=right|4,191||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58977)||1998 RK38|| align=right|14,8|| align=right|3,032|| align=right|0,141|| align=right|8,85|| align=right|5,280||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58978)||1998 RG40|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,250|| align=right|3,78|| align=right|4,188||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58979)||1998 RE46|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,216|| align=right|2,75|| align=right|3,642||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58980)||1998 RG47|| align=right|15,7|| align=right|2,213|| align=right|0,266|| align=right|5,50|| align=right|3,292||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58981)||1998 RZ56|| align=right|16,4|| align=right|2,647|| align=right|0,270|| align=right|3,12|| align=right|4,306||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58982)||1998 RF63|| align=right|16,4|| align=right|2,321|| align=right|0,269|| align=right|3,83|| align=right|3,536||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58983)||1998 RF66|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,156|| align=right|1,10|| align=right|3,737||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58984)||1998 RU69|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,103|| align=right|3,82|| align=right|3,604||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58985)||1998 RL72|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,099|| align=right|5,03|| align=right|3,593||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58986)||1998 RO72|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,223|| align=right|2,67|| align=right|3,625||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58987)||1998 RU74|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,097|| align=right|4,40|| align=right|3,493||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58988)||1998 RD75|| align=right|14,8|| align=right|3,146|| align=right|0,165|| align=right|5,25|| align=right|5,578||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58989)||1998 RN80|| align=right|16,0|| align=right|2,466|| align=right|0,124|| align=right|5,97|| align=right|3,873||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(58990)||1998 SA2|| align=right|15,9|| align=right|2,586|| align=right|0,270|| align=right|5,65|| align=right|4,158||MBA||17. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58991)||1998 SJ4|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,216|| align=right|1,72|| align=right|3,771||MBA||19. září 1998||Needville||W. G. Dillon
|-
|(58992)||1998 SH8|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,238|| align=right|0,37|| align=right|3,412||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58993)||1998 SF9|| align=right|14,6|| align=right|3,053|| align=right|0,218|| align=right|0,66|| align=right|5,333||MBA||17. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58994)||1998 SY9|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,195|| align=right|1,32|| align=right|3,582||MBA||18. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(58995)||1998 SY16|| align=right|16,2|| align=right|2,471|| align=right|0,216|| align=right|0,83|| align=right|3,884||MBA||17. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58996)||1998 SM17|| align=right|15,6|| align=right|2,575|| align=right|0,189|| align=right|4,84|| align=right|4,132||MBA||17. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58997)||1998 SG20|| align=right|16,2|| align=right|2,724|| align=right|0,041|| align=right|5,88|| align=right|4,494||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58998)||1998 SK21|| align=right|15,5|| align=right|2,751|| align=right|0,162|| align=right|13,03|| align=right|4,561||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(58999)||1998 SP23|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,085|| align=right|7,85|| align=right|3,715||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59000)||1998 SW26|| align=right|16,4|| align=right|2,207|| align=right|0,120|| align=right|4,80|| align=right|3,278||MBA||17. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
BIN – binární planetka,
CBW – kubewano,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek